|-
|(49001)||1998 QZ54|| align=right|14,2|| align=right|2,447|| align=right|0,113|| align=right|6,12|| align=right|3,827||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49002)||1998 QX57|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,131|| align=right|3,37|| align=right|3,645||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49003)||1998 QC58|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|1,03|| align=right|3,700||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49004)||1998 QK61|| align=right|14,7|| align=right|2,286|| align=right|0,036|| align=right|6,83|| align=right|3,456||MBA||26. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49005)||1998 QN62|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,062|| align=right|6,58|| align=right|3,513||MBA||27. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49006)||1998 QL63|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,071|| align=right|3,83|| align=right|4,138||MBA||31. srpna 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(49007)||1998 QF67|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,107|| align=right|11,54|| align=right|4,174||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49008)||1998 QY68|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,127|| align=right|6,72|| align=right|3,801||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49009)||1998 QZ68|| align=right|14,4|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|5,55|| align=right|3,704||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49010)||1998 QF72|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,188|| align=right|13,90|| align=right|4,105||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49011)||1998 QQ72|| align=right|14,3|| align=right|2,534|| align=right|0,025|| align=right|14,41|| align=right|4,033||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49012)||1998 QR72|| align=right|14,5|| align=right|2,351|| align=right|0,113|| align=right|6,08|| align=right|3,605||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49013)||1998 QW73|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,286|| align=right|12,83|| align=right|4,232||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49014)||1998 QQ74|| align=right|14,7|| align=right|2,372|| align=right|0,074|| align=right|12,14|| align=right|3,653||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49015)||1998 QG75|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,135|| align=right|5,62|| align=right|3,597||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49016)||1998 QJ77|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,185|| align=right|11,34|| align=right|3,631||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49017)||1998 QN77|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,129|| align=right|9,91|| align=right|3,760||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49018)||1998 QY84|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,116|| align=right|6,11|| align=right|3,699||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49019)||1998 QF85|| align=right|13,2|| align=right|2,564|| align=right|0,052|| align=right|13,92|| align=right|4,104||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49020)||1998 QP86|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,125|| align=right|6,01|| align=right|3,614||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49021)||1998 QL89|| align=right|14,5|| align=right|2,597|| align=right|0,243|| align=right|12,65|| align=right|4,183||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49022)||1998 QV91|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,211|| align=right|2,27|| align=right|3,663||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49023)||1998 QQ93|| align=right|13,0|| align=right|2,604|| align=right|0,154|| align=right|12,99|| align=right|4,202||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49024)||1998 QX95|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,128|| align=right|7,78|| align=right|3,702||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49025)||1998 QL96|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,272|| align=right|7,62|| align=right|3,764||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49026)||1998 QW98|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,221|| align=right|2,50|| align=right|3,692||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49027)||1998 QA99|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,140|| align=right|4,99|| align=right|3,574||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49028)||1998 QM99|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,299|| align=right|7,84|| align=right|3,761||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49029)||1998 QN102|| align=right|14,7|| align=right|2,427|| align=right|0,151|| align=right|3,49|| align=right|3,781||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49030)||1998 QL103|| align=right|15,4|| align=right|2,188|| align=right|0,060|| align=right|4,38|| align=right|3,236||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49031)||1998 QT103|| align=right|14,8|| align=right|2,484|| align=right|0,162|| align=right|9,51|| align=right|3,914||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49032)||1998 QS104|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,127|| align=right|7,15|| align=right|3,714||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49033)||1998 QL105|| align=right|14,6|| align=right|2,230|| align=right|0,105|| align=right|5,01|| align=right|3,330||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49034)||1998 QS105|| align=right|15,1|| align=right|2,519|| align=right|0,139|| align=right|5,74|| align=right|3,997||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49035)||1998 QX106|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,197|| align=right|7,23|| align=right|3,501||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49036) Pelion||1998 QM107|| align=right|10,4|| align=right|19,97|| align=right|0,137|| align=right|9,37|| align=right|89,3||CNT||21. srpna 1998||Mauna Kea||R. J. Whiteley; D. J. Tholen
|-
|(49037)||1998 QV107|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,198|| align=right|3,08|| align=right|3,753||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49038)||1998 QY109|| align=right|15,0|| align=right|2,447|| align=right|0,255|| align=right|4,42|| align=right|3,827||MBA||23. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49039)||1998 RH|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,058|| align=right|7,42|| align=right|3,601||MBA||1. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(49040)||1998 RO|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,100|| align=right|4,86|| align=right|3,737||MBA||9. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49041)||1998 RW|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,141|| align=right|5,86|| align=right|3,828||MBA||12. září 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49042)||1998 RD2|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,147|| align=right|3,01|| align=right|3,657||MBA||12. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(49043)||1998 RG4|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,220|| align=right|24,32|| align=right|3,569||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49044)||1998 RL15|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,138|| align=right|0,74|| align=right|3,693||MBA||15. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49045)||1998 RC17|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,206|| align=right|2,15|| align=right|3,675||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49046)||1998 RV18|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,170|| align=right|2,99|| align=right|3,708||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49047)||1998 RK20|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,118|| align=right|7,16|| align=right|3,630||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49048)||1998 RZ21|| align=right|15,3|| align=right|2,336|| align=right|0,120|| align=right|5,34|| align=right|3,569||MBA||15. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49049)||1998 RF25|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,192|| align=right|2,75|| align=right|3,816||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49050)||1998 RL26|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,226|| align=right|4,41|| align=right|3,800||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49051)||1998 RW27|| align=right|16,2|| align=right|2,477|| align=right|0,149|| align=right|5,62|| align=right|3,899||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49052)||1998 RV32|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,121|| align=right|10,73|| align=right|4,055||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49053)||1998 RY33|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,186|| align=right|4,70|| align=right|3,470||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49054)||1998 RQ34|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,148|| align=right|9,76|| align=right|3,642||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49055)||1998 RQ35|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,173|| align=right|1,25|| align=right|3,704||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49056)||1998 RZ39|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,143|| align=right|6,23|| align=right|3,568||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49057)||1998 RZ41|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,153|| align=right|13,00|| align=right|4,082||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49058)||1998 RQ42|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,128|| align=right|4,36|| align=right|3,448||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49059)||1998 RP44|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,064|| align=right|8,26|| align=right|3,683||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49060)||1998 RJ46|| align=right|14,7|| align=right|2,764|| align=right|0,183|| align=right|7,15|| align=right|4,594||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49061)||1998 RF47|| align=right|15,2|| align=right|2,434|| align=right|0,107|| align=right|5,60|| align=right|3,797||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49062)||1998 RR47|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,140|| align=right|5,35|| align=right|3,719||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49063)||1998 RN48|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,043|| align=right|1,79|| align=right|4,073||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49064)||1998 RV49|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,093|| align=right|3,45|| align=right|3,674||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49065)||1998 RE50|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,127|| align=right|4,42|| align=right|4,083||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49066)||1998 RN53|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,082|| align=right|3,04|| align=right|4,187||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49067)||1998 RP53|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|7,34|| align=right|3,685||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49068)||1998 RF54|| align=right|15,0|| align=right|2,665|| align=right|0,241|| align=right|5,45|| align=right|4,349||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49069)||1998 RM54|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,041|| align=right|3,87|| align=right|3,540||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49070)||1998 RV54|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,085|| align=right|6,30|| align=right|3,781||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49071)||1998 RQ56|| align=right|14,7|| align=right|2,378|| align=right|0,068|| align=right|6,70|| align=right|3,666||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49072)||1998 RY57|| align=right|15,0|| align=right|2,391|| align=right|0,032|| align=right|1,90|| align=right|3,697||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49073)||1998 RA58|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,179|| align=right|2,51|| align=right|3,627||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49074)||1998 RE58|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,240|| align=right|4,38|| align=right|3,680||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49075)||1998 RJ58|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,244|| align=right|1,85|| align=right|3,547||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49076)||1998 RB59|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,126|| align=right|2,91|| align=right|4,011||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49077)||1998 RT59|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,106|| align=right|4,47|| align=right|3,639||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49078)||1998 RX59|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,103|| align=right|5,64|| align=right|3,563||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49079)||1998 RJ62|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,199|| align=right|6,14|| align=right|4,085||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49080)||1998 RP63|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,126|| align=right|7,41|| align=right|3,500||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49081)||1998 RA64|| align=right|14,2|| align=right|2,425|| align=right|0,116|| align=right|3,34|| align=right|3,776||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49082)||1998 RB64|| align=right|14,1|| align=right|2,715|| align=right|0,133|| align=right|12,46|| align=right|4,474||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49083)||1998 RS64|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,054|| align=right|15,38|| align=right|4,157||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49084)||1998 RU65|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,190|| align=right|1,61|| align=right|3,718||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49085)||1998 RO67|| align=right|14,9|| align=right|2,347|| align=right|0,105|| align=right|6,32|| align=right|3,594||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49086)||1998 RB68|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,159|| align=right|4,39|| align=right|4,304||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49087)||1998 RC68|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,087|| align=right|2,02|| align=right|3,588||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49088)||1998 RS68|| align=right|14,2|| align=right|2,315|| align=right|0,102|| align=right|9,16|| align=right|3,522||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49089)||1998 RR69|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,183|| align=right|2,84|| align=right|3,677||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49090)||1998 RV69|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,179|| align=right|2,83|| align=right|3,667||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49091)||1998 RZ70|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,166|| align=right|4,61|| align=right|3,619||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49092)||1998 RK71|| align=right|15,0|| align=right|2,230|| align=right|0,060|| align=right|6,10|| align=right|3,329||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49093)||1998 RG72|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,118|| align=right|7,46|| align=right|4,155||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49094)||1998 RQ72|| align=right|16,5|| align=right|2,384|| align=right|0,195|| align=right|2,63|| align=right|3,680||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49095)||1998 RT72|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,227|| align=right|2,56|| align=right|3,627||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49096)||1998 RL73|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,084|| align=right|2,19|| align=right|4,061||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49097)||1998 RU73|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,130|| align=right|6,68|| align=right|3,767||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49098)||1998 RZ73|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,227|| align=right|11,89|| align=right|4,377||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49099)||1998 RB74|| align=right|13,7|| align=right|2,624|| align=right|0,110|| align=right|7,16|| align=right|4,249||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49100)||1998 RT74|| align=right|14,6|| align=right|2,429|| align=right|0,111|| align=right|1,81|| align=right|3,785||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49101)||1998 RE76|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,676||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49102)||1998 RQ76|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,213|| align=right|3,29|| align=right|3,671||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49103)||1998 RE78|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,204|| align=right|3,47|| align=right|3,743||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49104)||1998 RC79|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,188|| align=right|5,11|| align=right|3,773||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49105)||1998 RT79|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,201|| align=right|3,00|| align=right|3,623||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49106)||1998 SY|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,149|| align=right|4,52|| align=right|4,197||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49107)||1998 SG1|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,191|| align=right|2,26|| align=right|4,136||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49108)||1998 SQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,198|| align=right|5,84|| align=right|4,074||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49109) Agnesraab||1998 SO2|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,172|| align=right|14,27|| align=right|4,096||MBA||18. září 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(49110)||1998 SU2|| align=right|14,9|| align=right|2,679|| align=right|0,040|| align=right|1,70|| align=right|4,385||MBA||16. září 1998||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(49111)||1998 SE6|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,078|| align=right|4,69|| align=right|3,753||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49112)||1998 SF6|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,137|| align=right|2,68|| align=right|3,745||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49113)||1998 SK7|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,142|| align=right|3,27|| align=right|3,736||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49114)||1998 ST7|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,168|| align=right|2,17|| align=right|3,753||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49115)||1998 SL9|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,143|| align=right|1,72|| align=right|4,072||MBA||17. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49116)||1998 SX9|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,321|| align=right|6,04|| align=right|4,184||MBA||18. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49117)||1998 SC10|| align=right|13,8|| align=right|2,782|| align=right|0,135|| align=right|9,32|| align=right|4,639||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49118)||1998 SL10|| align=right|14,6|| align=right|2,738|| align=right|0,119|| align=right|13,14|| align=right|4,529||MBA||19. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49119)||1998 SX11|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,058|| align=right|7,43|| align=right|3,767||MBA||19. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49120)||1998 SJ12|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,177|| align=right|2,03|| align=right|3,646||MBA||17. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49121)||1998 SL14|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,194|| align=right|5,52|| align=right|3,596||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49122)||1998 SR14|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,149|| align=right|5,48|| align=right|3,791||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49123)||1998 SX16|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,052|| align=right|5,09|| align=right|3,636||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49124)||1998 SF17|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,190|| align=right|2,16|| align=right|3,780||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49125)||1998 SB22|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,057|| align=right|6,01|| align=right|3,636||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49126)||1998 SF22|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,180|| align=right|3,36|| align=right|3,628||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49127)||1998 ST22|| align=right|14,0|| align=right|2,616|| align=right|0,191|| align=right|14,42|| align=right|4,229||MBA||24. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49128)||1998 SD23|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,172|| align=right|4,04|| align=right|4,101||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49129)||1998 SW23|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,040|| align=right|7,73|| align=right|3,683||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49130)||1998 SQ24|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,151|| align=right|6,40|| align=right|4,070||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49131)||1998 SV24|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,148|| align=right|4,38|| align=right|4,113||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49132)||1998 SW24|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,032|| align=right|7,08|| align=right|3,743||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49133)||1998 SC25|| align=right|14,9|| align=right|2,232|| align=right|0,088|| align=right|6,38|| align=right|3,334||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49134)||1998 SF27|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,153|| align=right|1,58|| align=right|3,763||MBA||18. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49135)||1998 SP28|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,030|| align=right|8,03|| align=right|4,569||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49136)||1998 SY33|| align=right|15,3|| align=right|2,685|| align=right|0,265|| align=right|13,75|| align=right|4,399||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49137)||1998 SC35|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,270|| align=right|29,07|| align=right|4,122||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49138)||1998 SV36|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,171|| align=right|2,96|| align=right|3,708||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49139)||1998 SF37|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,146|| align=right|5,05|| align=right|3,764||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49140)||1998 SU40|| align=right|15,7|| align=right|2,435|| align=right|0,093|| align=right|1,33|| align=right|3,798||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49141)||1998 SM41|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,191|| align=right|9,96|| align=right|3,848||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49142)||1998 SQ42|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,152|| align=right|4,13|| align=right|3,776||MBA||23. září 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(49143)||1998 SK43|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,048|| align=right|7,85|| align=right|3,695||MBA||23. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49144)||1998 SB46|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,246|| align=right|6,25|| align=right|3,726||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49145)||1998 SD46|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,075|| align=right|1,72|| align=right|3,756||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49146)||1998 SN48|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,191|| align=right|1,64|| align=right|4,244||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49147)||1998 SR48|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,232|| align=right|4,16|| align=right|4,143||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49148)||1998 SB49|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,124|| align=right|3,37|| align=right|3,712||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49149)||1998 SD49|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,207|| align=right|2,95|| align=right|3,756||MBA||24. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49150)||1998 SO50|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,171|| align=right|4,87|| align=right|3,672||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49151)||1998 SM51|| align=right|15,2|| align=right|2,746|| align=right|0,087|| align=right|11,39|| align=right|4,550||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49152)||1998 SQ52|| align=right|14,9|| align=right|2,391|| align=right|0,060|| align=right|5,59|| align=right|3,696||MBA||29. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49153)||1998 ST52|| align=right|15,0|| align=right|2,532|| align=right|0,182|| align=right|3,61|| align=right|4,028||MBA||30. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49154)||1998 SM53|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,179|| align=right|7,73|| align=right|3,770||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49155)||1998 SZ53|| align=right|14,6|| align=right|2,333|| align=right|0,124|| align=right|3,77|| align=right|3,562||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49156)||1998 SN54|| align=right|13,9|| align=right|2,330|| align=right|0,052|| align=right|6,75|| align=right|3,556||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49157)||1998 SQ54|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,178|| align=right|2,40|| align=right|3,852||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49158)||1998 SB55|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,212|| align=right|1,95|| align=right|3,659||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49159)||1998 SK55|| align=right|16,4|| align=right|2,457|| align=right|0,187|| align=right|2,05|| align=right|3,850||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49160)||1998 SW55|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,102|| align=right|6,81|| align=right|3,404||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49161)||1998 SE56|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,083|| align=right|15,98|| align=right|4,097||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49162)||1998 SO56|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,210|| align=right|2,70|| align=right|3,678||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49163)||1998 SQ56|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,178|| align=right|1,43|| align=right|3,590||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49164)||1998 ST56|| align=right|13,9|| align=right|2,431|| align=right|0,182|| align=right|2,68|| align=right|3,790||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49165)||1998 SU56|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,202|| align=right|6,04|| align=right|3,658||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49166)||1998 SL57|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,084|| align=right|4,49|| align=right|3,505||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49167)||1998 SP57|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,134|| align=right|3,70|| align=right|3,680||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49168)||1998 SB58|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,168|| align=right|7,24|| align=right|3,584||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49169)||1998 SL59|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,177|| align=right|2,15|| align=right|3,696||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49170)||1998 SN59|| align=right|14,3|| align=right|2,347|| align=right|0,029|| align=right|5,18|| align=right|3,595||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49171)||1998 SD60|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,153|| align=right|3,15|| align=right|3,813||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49172)||1998 SE60|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,112|| align=right|4,96|| align=right|4,279||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49173)||1998 SQ63|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,074|| align=right|2,80|| align=right|3,573||MBA||29. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49174)||1998 SA64|| align=right|14,8|| align=right|2,468|| align=right|0,021|| align=right|8,81|| align=right|3,876||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49175)||1998 SG65|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,102|| align=right|2,87|| align=right|3,594||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49176)||1998 SS65|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,247|| align=right|3,75|| align=right|4,178||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49177)||1998 SU65|| align=right|14,0|| align=right|2,227|| align=right|0,150|| align=right|4,67|| align=right|3,324||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49178)||1998 SB67|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,153|| align=right|4,33|| align=right|4,068||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49179)||1998 SC67|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,182|| align=right|6,49|| align=right|4,334||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49180)||1998 SE67|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|4,92|| align=right|3,700||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49181)||1998 SU67|| align=right|14,1|| align=right|2,612|| align=right|0,163|| align=right|6,97|| align=right|4,222||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49182)||1998 SP69|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,137|| align=right|6,70|| align=right|3,688||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49183)||1998 SW72|| align=right|14,8|| align=right|2,442|| align=right|0,075|| align=right|6,59|| align=right|3,814||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49184)||1998 SW73|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,138|| align=right|8,07|| align=right|3,505||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49185)||1998 SA74|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,058|| align=right|6,52|| align=right|4,091||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49186)||1998 SS75|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,114|| align=right|2,87|| align=right|3,728||MBA||20. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49187)||1998 SY75|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,093|| align=right|4,34|| align=right|3,546||MBA||18. září 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(49188)||1998 SZ79|| align=right|15,6|| align=right|2,379|| align=right|0,128|| align=right|2,12|| align=right|3,669||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49189)||1998 SJ80|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,088|| align=right|10,45|| align=right|3,787||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49190)||1998 SL81|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|1,61|| align=right|3,712||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49191)||1998 SN85|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,251|| align=right|4,01|| align=right|3,614||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49192)||1998 SU89|| align=right|16,3|| align=right|2,521|| align=right|0,116|| align=right|1,33|| align=right|4,003||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49193)||1998 SM91|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,057|| align=right|4,82|| align=right|3,628||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49194)||1998 SX95|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,157|| align=right|6,05|| align=right|4,082||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49195)||1998 SG102|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,026|| align=right|3,68|| align=right|4,253||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49196)||1998 SU103|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,268|| align=right|12,20|| align=right|4,355||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49197)||1998 SC104|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,169|| align=right|3,18|| align=right|3,752||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49198)||1998 SG107|| align=right|16,0|| align=right|2,438|| align=right|0,202|| align=right|1,04|| align=right|3,806||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49199)||1998 SQ107|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,178|| align=right|10,12|| align=right|4,430||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49200)||1998 SW107|| align=right|14,8|| align=right|2,513|| align=right|0,112|| align=right|1,83|| align=right|3,982||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49201)||1998 SH110|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,051|| align=right|8,96|| align=right|3,578||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49202)||1998 SE111|| align=right|15,1|| align=right|2,378|| align=right|0,196|| align=right|1,80|| align=right|3,666||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49203)||1998 SW115|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,131|| align=right|1,69|| align=right|3,737||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49204)||1998 SR116|| align=right|13,8|| align=right|2,566|| align=right|0,098|| align=right|3,61|| align=right|4,111||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49205)||1998 SZ117|| align=right|13,9|| align=right|2,742|| align=right|0,083|| align=right|6,69|| align=right|4,540||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49206)||1998 SR118|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,057|| align=right|2,37|| align=right|4,057||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49207)||1998 SV118|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,215|| align=right|1,83|| align=right|4,165||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49208)||1998 SB119|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,131|| align=right|2,66|| align=right|3,779||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49209)||1998 SN119|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,224|| align=right|2,74|| align=right|3,653||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49210)||1998 ST119|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,131|| align=right|4,84|| align=right|4,186||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49211)||1998 SX119|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,129|| align=right|8,35|| align=right|4,102||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49212)||1998 SM121|| align=right|14,5|| align=right|2,295|| align=right|0,057|| align=right|3,98|| align=right|3,476||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49213)||1998 SW122|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,218|| align=right|0,71|| align=right|3,760||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49214)||1998 SJ123|| align=right|14,1|| align=right|2,346|| align=right|0,058|| align=right|6,25|| align=right|3,593||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49215)||1998 SE124|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,086|| align=right|6,42|| align=right|3,687||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49216)||1998 SH124|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,162|| align=right|6,18|| align=right|3,627||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49217)||1998 SJ124|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,156|| align=right|7,02|| align=right|3,854||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49218)||1998 SQ124|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,159|| align=right|6,05|| align=right|3,778||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49219)||1998 SR124|| align=right|14,8|| align=right|2,480|| align=right|0,008|| align=right|1,85|| align=right|3,906||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49220)||1998 SA129|| align=right|15,0|| align=right|2,777|| align=right|0,306|| align=right|15,29|| align=right|4,628||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49221)||1998 SR129|| align=right|15,1|| align=right|2,639|| align=right|0,064|| align=right|3,31|| align=right|4,287||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49222)||1998 SM135|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,192|| align=right|3,29|| align=right|3,661||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49223)||1998 SA136|| align=right|14,5|| align=right|2,359|| align=right|0,217|| align=right|6,72|| align=right|3,621||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49224)||1998 SK136|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,153|| align=right|5,59|| align=right|4,151||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49225)||1998 SV136|| align=right|14,7|| align=right|2,656|| align=right|0,061|| align=right|8,20|| align=right|4,329||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49226)||1998 SX136|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,091|| align=right|5,23|| align=right|3,467||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49227)||1998 SC137|| align=right|14,0|| align=right|2,612|| align=right|0,070|| align=right|15,31|| align=right|4,222||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49228)||1998 SK137|| align=right|15,0|| align=right|2,634|| align=right|0,082|| align=right|5,70|| align=right|4,273||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49229)||1998 SB140|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,094|| align=right|6,07|| align=right|3,717||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49230)||1998 SL140|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,249|| align=right|2,21|| align=right|4,043||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49231)||1998 ST140|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,187|| align=right|1,80|| align=right|3,696||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49232)||1998 SB143|| align=right|15,3|| align=right|2,454|| align=right|0,103|| align=right|5,42|| align=right|3,845||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49233)||1998 SE145|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,142|| align=right|4,05|| align=right|4,067||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49234)||1998 SL146|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,069|| align=right|12,55|| align=right|4,294||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49235)||1998 SZ146|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,316|| align=right|12,75|| align=right|4,203||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49236)||1998 SK151|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,160|| align=right|2,83|| align=right|3,645||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49237)||1998 SW153|| align=right|15,5|| align=right|2,417|| align=right|0,181|| align=right|7,55|| align=right|3,757||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49238)||1998 SE157|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,121|| align=right|1,62|| align=right|3,752||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49239)||1998 SE164|| align=right|13,5|| align=right|2,711|| align=right|0,221|| align=right|14,29|| align=right|4,463||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49240)||1998 SF164|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,041|| align=right|11,73|| align=right|4,505||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49241)||1998 TQ3|| align=right|14,2|| align=right|2,389|| align=right|0,206|| align=right|13,82|| align=right|3,692||MBA||14. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49242)||1998 TD5|| align=right|14,7|| align=right|2,463|| align=right|0,129|| align=right|4,34|| align=right|3,865||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49243)||1998 TE5|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,021|| align=right|5,53|| align=right|4,070||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49244)||1998 TG5|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,175|| align=right|7,54|| align=right|4,059||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49245)||1998 TS5|| align=right|14,1|| align=right|2,620|| align=right|0,157|| align=right|14,61|| align=right|4,240||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49246)||1998 TF6|| align=right|14,9|| align=right|2,441|| align=right|0,144|| align=right|3,08|| align=right|3,813||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49247)||1998 TL6|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,179|| align=right|7,79|| align=right|4,165||MBA||13. října 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(49248)||1998 TX7|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,122|| align=right|1,21|| align=right|3,757||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49249)||1998 TV13|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,166|| align=right|2,04|| align=right|4,003||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49250)||1998 TD15|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,095|| align=right|14,09|| align=right|4,076||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49251)||1998 TR17|| align=right|15,2|| align=right|2,624|| align=right|0,112|| align=right|1,33|| align=right|4,249||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49252)||1998 TZ18|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,178|| align=right|3,85|| align=right|4,174||MBA||14. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49253)||1998 TF21|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,042|| align=right|4,58|| align=right|4,225||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49254)||1998 TQ25|| align=right|15,7|| align=right|2,685|| align=right|0,069|| align=right|2,37|| align=right|4,400||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49255)||1998 TJ29|| align=right|16,0|| align=right|2,452|| align=right|0,180|| align=right|1,73|| align=right|3,840||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49256)||1998 TA31|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,198|| align=right|4,62|| align=right|4,148||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49257)||1998 TJ31|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,102|| align=right|5,67|| align=right|4,241||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49258)||1998 TM32|| align=right|14,5|| align=right|2,413|| align=right|0,112|| align=right|1,31|| align=right|3,748||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49259)||1998 TF33|| align=right|14,6|| align=right|2,294|| align=right|0,035|| align=right|6,18|| align=right|3,475||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49260)||1998 TU33|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,216|| align=right|4,07|| align=right|4,108||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49261)||1998 TW33|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,188|| align=right|13,58|| align=right|4,032||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49262)||1998 TY34|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,194|| align=right|2,28|| align=right|3,764||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49263)||1998 TJ36|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|15,50|| align=right|4,164||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49264)||1998 UC|| align=right|14,8|| align=right|2,368|| align=right|0,252|| align=right|24,66|| align=right|3,644||MBA||16. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(49265)||1998 UM3|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,226|| align=right|0,83|| align=right|3,614||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49266)||1998 UW5|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,124|| align=right|4,12|| align=right|4,039||MBA||22. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49267)||1998 UU6|| align=right|13,4|| align=right|2,540|| align=right|0,224|| align=right|14,24|| align=right|4,048||MBA||18. října 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49268)||1998 UV7|| align=right|14,8|| align=right|2,686|| align=right|0,160|| align=right|14,72|| align=right|4,401||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49269)||1998 UW7|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,117|| align=right|7,81|| align=right|4,060||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49270)||1998 UB9|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,042|| align=right|2,06|| align=right|4,283||MBA||17. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49271)||1998 UG15|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,055|| align=right|7,51|| align=right|3,564||MBA||20. října 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(49272)||1998 UT16|| align=right|13,9|| align=right|2,634|| align=right|0,217|| align=right|12,46|| align=right|4,275||MBA||27. října 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(49273)||1998 UY18|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,094|| align=right|3,22|| align=right|4,073||MBA||27. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49274)||1998 UB20|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,099|| align=right|0,71|| align=right|4,289||MBA||28. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49275)||1998 UO20|| align=right|13,5|| align=right|2,611|| align=right|0,097|| align=right|12,08|| align=right|4,218||MBA||28. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49276)||1998 UA21|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,187|| align=right|7,36|| align=right|4,003||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49277)||1998 UK22|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,068|| align=right|13,02|| align=right|4,092||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49278)||1998 UO22|| align=right|14,9|| align=right|2,834|| align=right|0,048|| align=right|1,53|| align=right|4,771||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49279)||1998 UP22|| align=right|14,9|| align=right|2,541|| align=right|0,200|| align=right|7,56|| align=right|4,049||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49280)||1998 UT22|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,160|| align=right|14,08|| align=right|4,058||MBA||28. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(49281)||1998 UX22|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,125|| align=right|3,22|| align=right|4,151||MBA||30. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49282)||1998 UA24|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,197|| align=right|6,85|| align=right|3,613||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49283)||1998 UG29|| align=right|14,4|| align=right|2,473|| align=right|0,080|| align=right|6,98|| align=right|3,887||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49284)||1998 US29|| align=right|14,3|| align=right|2,530|| align=right|0,207|| align=right|10,75|| align=right|4,025||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49285)||1998 UT29|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,144|| align=right|7,96|| align=right|4,106||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49286)||1998 UC30|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,235|| align=right|7,57|| align=right|4,345||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49287)||1998 US31|| align=right|14,0|| align=right|2,644|| align=right|0,083|| align=right|3,93|| align=right|4,299||MBA||22. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49288)||1998 UD33|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,103|| align=right|5,54|| align=right|3,484||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49289)||1998 UH40|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,280|| align=right|4,53|| align=right|4,174||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49290)||1998 UV41|| align=right|16,2|| align=right|2,425|| align=right|0,209|| align=right|2,74|| align=right|3,776||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49291)||1998 VJ|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,165|| align=right|15,37|| align=right|4,288||MBA||8. listopadu 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(49292)||1998 VA1|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,158|| align=right|14,67|| align=right|4,147||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49293)||1998 VK1|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,180|| align=right|14,47|| align=right|4,079||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49294)||1998 VG2|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,275|| align=right|3,11|| align=right|3,596||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49295)||1998 VJ2|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,137|| align=right|7,06|| align=right|4,056||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49296)||1998 VD3|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,116|| align=right|11,79|| align=right|4,250||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49297)||1998 VY4|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,139|| align=right|1,45|| align=right|3,819||MBA||11. listopadu 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(49298)||1998 VS5|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,021|| align=right|22,42|| align=right|4,312||MBA||2. listopadu 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(49299)||1998 VU5|| align=right|14,2|| align=right|2,528|| align=right|0,075|| align=right|3,49|| align=right|4,019||MBA||11. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49300)||1998 VZ5|| align=right|14,8|| align=right|2,289|| align=right|0,137|| align=right|7,28|| align=right|3,463||MBA||13. listopadu 1998||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(49301)||1998 VD6|| align=right|14,3|| align=right|2,538|| align=right|0,096|| align=right|10,45|| align=right|4,044||MBA||11. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49302)||1998 VW7|| align=right|14,8|| align=right|2,440|| align=right|0,146|| align=right|3,96|| align=right|3,810||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49303)||1998 VN9|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,146|| align=right|12,81|| align=right|4,215||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49304)||1998 VT9|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,111|| align=right|2,89|| align=right|3,715||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49305)||1998 VQ13|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,185|| align=right|1,84|| align=right|4,229||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49306)||1998 VS13|| align=right|15,1|| align=right|2,451|| align=right|0,226|| align=right|11,70|| align=right|3,836||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49307)||1998 VJ15|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,119|| align=right|5,92|| align=right|4,083||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49308)||1998 VV15|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,080|| align=right|5,87|| align=right|4,028||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49309)||1998 VB16|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,173|| align=right|2,85|| align=right|3,737||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49310)||1998 VD17|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,091|| align=right|21,45|| align=right|4,339||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49311)||1998 VZ17|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,239|| align=right|4,53|| align=right|4,258||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49312)||1998 VA18|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,160|| align=right|12,70|| align=right|4,104||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49313)||1998 VM18|| align=right|13,4|| align=right|2,476|| align=right|0,085|| align=right|13,30|| align=right|3,896||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49314)||1998 VN19|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,170|| align=right|6,96|| align=right|3,789||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49315)||1998 VP21|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,198|| align=right|3,81|| align=right|4,150||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49316)||1998 VX23|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,184|| align=right|6,04|| align=right|3,638||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49317)||1998 VN24|| align=right|13,1|| align=right|2,671|| align=right|0,155|| align=right|14,34|| align=right|4,366||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49318)||1998 VE25|| align=right|15,9|| align=right|2,543|| align=right|0,206|| align=right|2,96|| align=right|4,054||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49319)||1998 VT25|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,227|| align=right|2,69|| align=right|4,392||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49320)||1998 VJ26|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,184|| align=right|1,57|| align=right|3,819||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49321)||1998 VY28|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,285|| align=right|2,58|| align=right|4,093||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49322)||1998 VN29|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,057|| align=right|10,77|| align=right|4,016||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49323)||1998 VN30|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,177|| align=right|6,11|| align=right|3,624||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49324)||1998 VX30|| align=right|13,7|| align=right|2,544|| align=right|0,146|| align=right|13,52|| align=right|4,057||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49325)||1998 VK31|| align=right|14,2|| align=right|2,468|| align=right|0,084|| align=right|8,21|| align=right|3,877||MBA||14. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49326)||1998 VL31|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,136|| align=right|14,50|| align=right|4,106||MBA||14. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49327)||1998 VZ33|| align=right|15,8|| align=right|2,680|| align=right|0,107|| align=right|3,63|| align=right|4,387||MBA||11. listopadu 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(49328)||1998 VL35|| align=right|13,9|| align=right|2,594|| align=right|0,167|| align=right|11,25|| align=right|4,177||MBA||1. listopadu 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49329)||1998 VQ35|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,095|| align=right|3,77|| align=right|4,244||MBA||9. listopadu 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49330)||1998 VE36|| align=right|15,8|| align=right|2,697|| align=right|0,204|| align=right|2,74|| align=right|4,428||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49331)||1998 VZ37|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,129|| align=right|13,58|| align=right|4,216||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49332)||1998 VC44|| align=right|14,6|| align=right|2,487|| align=right|0,142|| align=right|4,30|| align=right|3,922||MBA||15. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49333)||1998 VP45|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,153|| align=right|6,00|| align=right|4,126||MBA||11. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49334)||1998 VU45|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,264|| align=right|3,98|| align=right|3,614||MBA||14. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49335)||1998 VV45|| align=right|14,4|| align=right|2,681|| align=right|0,146|| align=right|15,74|| align=right|4,388||MBA||14. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49336)||1998 VC49|| align=right|14,2|| align=right|2,693|| align=right|0,039|| align=right|21,07|| align=right|4,419||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49337)||1998 VN50|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,116|| align=right|14,19|| align=right|4,273||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49338)||1998 VR51|| align=right|13,7|| align=right|2,625|| align=right|0,197|| align=right|15,14|| align=right|4,253||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49339)||1998 VH54|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,156|| align=right|11,53|| align=right|3,804||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49340)||1998 WG|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,216|| align=right|3,68|| align=right|4,087||MBA||16. listopadu 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(49341)||1998 WW2|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,152|| align=right|4,90|| align=right|4,461||MBA||17. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49342)||1998 WE3|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,031|| align=right|4,50|| align=right|4,538||MBA||18. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49343)||1998 WH3|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,132|| align=right|12,20|| align=right|4,187||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49344)||1998 WC4|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,079|| align=right|6,05|| align=right|4,569||MBA||20. listopadu 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(49345)||1998 WH4|| align=right|13,1|| align=right|2,684|| align=right|0,064|| align=right|4,31|| align=right|4,397||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(49346)||1998 WK4|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,241|| align=right|2,89|| align=right|4,462||MBA||21. listopadu 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(49347)||1998 WQ4|| align=right|14,0|| align=right|2,526|| align=right|0,279|| align=right|17,58|| align=right|4,014||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(49348)||1998 WO6|| align=right|14,0|| align=right|2,665|| align=right|0,212|| align=right|19,41|| align=right|4,350||MBA||23. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49349)||1998 WW6|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,117|| align=right|14,25|| align=right|4,281||MBA||24. listopadu 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(49350) Katheynix||1998 WQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,086|| align=right|6,93|| align=right|3,745||MBA||27. listopadu 1998||Baton Rouge||W. R. Cooney
|-
|(49351)||1998 WE9|| align=right|12,4|| align=right|3,006|| align=right|0,084|| align=right|11,16|| align=right|5,210||MBA||27. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49352)||1998 WS9|| align=right|13,8|| align=right|2,359|| align=right|0,099|| align=right|6,80|| align=right|3,622||MBA||28. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49353)||1998 WY9|| align=right|13,9|| align=right|2,572|| align=right|0,128|| align=right|4,55|| align=right|4,123||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49354)||1998 WP11|| align=right|13,2|| align=right|2,632|| align=right|0,158|| align=right|14,64|| align=right|4,269||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49355)||1998 WH12|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,197|| align=right|2,10|| align=right|3,784||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49356)||1998 WT13|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,108|| align=right|4,71|| align=right|4,562||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49357)||1998 WG14|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,133|| align=right|15,93|| align=right|4,183||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49358)||1998 WZ14|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,115|| align=right|3,52|| align=right|3,736||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49359)||1998 WB15|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,060|| align=right|7,32|| align=right|4,644||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49360)||1998 WM15|| align=right|14,7|| align=right|2,481|| align=right|0,088|| align=right|7,43|| align=right|3,908||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49361)||1998 WN15|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,114|| align=right|5,14|| align=right|4,557||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49362)||1998 WW16|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,248|| align=right|4,69|| align=right|4,354||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49363)||1998 WZ16|| align=right|14,5|| align=right|2,720|| align=right|0,084|| align=right|3,06|| align=right|4,484||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49364)||1998 WG17|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,149|| align=right|0,40|| align=right|4,133||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49365)||1998 WR18|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,095|| align=right|6,72|| align=right|4,429||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49366)||1998 WY18|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,058|| align=right|2,05|| align=right|4,414||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49367)||1998 WK19|| align=right|12,7|| align=right|2,576|| align=right|0,125|| align=right|12,93|| align=right|4,135||MBA||23. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49368)||1998 WN19|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,262|| align=right|11,85|| align=right|4,122||MBA||23. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49369)||1998 WO19|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,204|| align=right|11,13|| align=right|4,087||MBA||23. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49370)||1998 WS21|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,132|| align=right|1,94|| align=right|4,194||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49371)||1998 WZ21|| align=right|14,4|| align=right|2,655|| align=right|0,020|| align=right|1,00|| align=right|4,326||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49372)||1998 WL30|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,118|| align=right|11,88|| align=right|4,299||MBA||26. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49373)||1998 WO35|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,103|| align=right|3,79|| align=right|4,515||MBA||18. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49374)||1998 WD36|| align=right|15,4|| align=right|2,681|| align=right|0,036|| align=right|3,86|| align=right|4,390||MBA||19. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49375)||1998 WW36|| align=right|16,7|| align=right|2,601|| align=right|0,227|| align=right|5,44|| align=right|4,194||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49376)||1998 WB41|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,139|| align=right|13,85|| align=right|4,191||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49377)||1998 WP41|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,073|| align=right|7,89|| align=right|4,658||MBA||24. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49378)||1998 XU2|| align=right|13,9|| align=right|2,673|| align=right|0,178|| align=right|12,10|| align=right|4,369||MBA||7. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49379)||1998 XF3|| align=right|13,7|| align=right|2,535|| align=right|0,147|| align=right|9,89|| align=right|4,036||MBA||8. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49380)||1998 XU4|| align=right|14,4|| align=right|2,831|| align=right|0,043|| align=right|2,50|| align=right|4,762||MBA||12. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49381)||1998 XX4|| align=right|13,4|| align=right|3,025|| align=right|0,135|| align=right|13,40|| align=right|5,261||MBA||12. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49382)||1998 XG5|| align=right|14,4|| align=right|2,662|| align=right|0,164|| align=right|11,05|| align=right|4,341||MBA||12. prosince 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(49383)||1998 XP6|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,051|| align=right|4,91|| align=right|4,239||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49384)||1998 XX9|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,141|| align=right|12,81|| align=right|4,199||MBA||12. prosince 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(49385)||1998 XA12|| align=right|13,0|| align=right|2,365|| align=right|0,315|| align=right|20,68|| align=right|3,637||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49386)||1998 XH12|| align=right|14,3|| align=right|2,547|| align=right|0,116|| align=right|4,89|| align=right|4,065||MBA||4. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49387)||1998 XH16|| align=right|14,2|| align=right|2,652|| align=right|0,303|| align=right|13,11|| align=right|4,319||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49388)||1998 XR20|| align=right|14,3|| align=right|2,900|| align=right|0,064|| align=right|1,04|| align=right|4,937||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49389)||1998 XS20|| align=right|12,8|| align=right|2,750|| align=right|0,247|| align=right|15,82|| align=right|4,561||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49390)||1998 XO21|| align=right|14,7|| align=right|2,898|| align=right|0,093|| align=right|4,82|| align=right|4,933||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49391)||1998 XH25|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,087|| align=right|6,66|| align=right|4,419||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49392)||1998 XD26|| align=right|14,2|| align=right|2,786|| align=right|0,109|| align=right|8,57|| align=right|4,649||MBA||15. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49393)||1998 XC28|| align=right|14,0|| align=right|2,527|| align=right|0,215|| align=right|13,99|| align=right|4,016||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49394)||1998 XT29|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,050|| align=right|20,96|| align=right|4,316||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49395)||1998 XW32|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,201|| align=right|11,99|| align=right|4,058||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49396)||1998 XG40|| align=right|14,2|| align=right|2,473|| align=right|0,083|| align=right|10,05|| align=right|3,889||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49397)||1998 XU40|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,155|| align=right|13,45|| align=right|4,281||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49398)||1998 XO41|| align=right|13,7|| align=right|2,782|| align=right|0,187|| align=right|7,40|| align=right|4,640||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49399)||1998 XK44|| align=right|14,3|| align=right|2,710|| align=right|0,199|| align=right|7,76|| align=right|4,460||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49400)||1998 XS44|| align=right|13,6|| align=right|2,574|| align=right|0,106|| align=right|14,66|| align=right|4,128||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49401)||1998 XT44|| align=right|14,2|| align=right|2,649|| align=right|0,140|| align=right|11,04|| align=right|4,311||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49402)||1998 XZ44|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,090|| align=right|6,43|| align=right|4,619||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49403)||1998 XE45|| align=right|13,0|| align=right|2,688|| align=right|0,161|| align=right|14,69|| align=right|4,407||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49404)||1998 XN45|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,092|| align=right|3,38|| align=right|4,597||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49405)||1998 XW46|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,148|| align=right|3,55|| align=right|4,183||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49406)||1998 XP47|| align=right|13,1|| align=right|2,713|| align=right|0,059|| align=right|11,06|| align=right|4,467||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49407)||1998 XC50|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,071|| align=right|9,35|| align=right|4,555||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49408)||1998 XL50|| align=right|14,1|| align=right|2,721|| align=right|0,084|| align=right|3,58|| align=right|4,487||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49409)||1998 XS50|| align=right|13,3|| align=right|2,996|| align=right|0,132|| align=right|8,99|| align=right|5,184||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49410)||1998 XR51|| align=right|13,6|| align=right|3,107|| align=right|0,045|| align=right|8,99|| align=right|5,476||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49411)||1998 XT51|| align=right|13,6|| align=right|3,212|| align=right|0,122|| align=right|11,77|| align=right|5,757||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49412)||1998 XV55|| align=right|13,6|| align=right|2,751|| align=right|0,122|| align=right|9,12|| align=right|4,563||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49413)||1998 XZ62|| align=right|13,8|| align=right|2,556|| align=right|0,239|| align=right|10,08|| align=right|4,086||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49414)||1998 XT65|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,193|| align=right|6,48|| align=right|4,206||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49415)||1998 XE68|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,180|| align=right|9,76|| align=right|4,552||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49416)||1998 XG73|| align=right|13,9|| align=right|2,685|| align=right|0,119|| align=right|12,28|| align=right|4,400||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49417)||1998 XM73|| align=right|13,4|| align=right|2,550|| align=right|0,134|| align=right|7,85|| align=right|4,071||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49418)||1998 XP73|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,147|| align=right|7,87|| align=right|4,140||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49419)||1998 XJ74|| align=right|14,2|| align=right|2,568|| align=right|0,155|| align=right|13,46|| align=right|4,114||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49420)||1998 XK74|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,155|| align=right|14,05|| align=right|4,528||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49421)||1998 XC77|| align=right|13,9|| align=right|2,792|| align=right|0,037|| align=right|2,55|| align=right|4,665||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49422)||1998 XM77|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,116|| align=right|4,75|| align=right|4,136||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49423)||1998 XR77|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,280|| align=right|6,35|| align=right|4,088||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49424)||1998 XC80|| align=right|13,8|| align=right|2,800|| align=right|0,175|| align=right|8,29|| align=right|4,685||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49425)||1998 XE80|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,171|| align=right|11,04|| align=right|4,427||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49426)||1998 XP80|| align=right|14,1|| align=right|2,700|| align=right|0,326|| align=right|13,35|| align=right|4,435||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49427)||1998 XE86|| align=right|13,9|| align=right|2,541|| align=right|0,186|| align=right|12,71|| align=right|4,050||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49428)||1998 XL94|| align=right|13,4|| align=right|2,746|| align=right|0,210|| align=right|7,94|| align=right|4,550||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49429)||1998 XZ95|| align=right|15,8|| align=right|2,584|| align=right|0,341|| align=right|4,15|| align=right|4,152||MBA||2. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49430)||1998 XZ96|| align=right|13,5|| align=right|2,870|| align=right|0,109|| align=right|13,65|| align=right|4,861||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(49431)||1998 XB99|| align=right|13,6|| align=right|2,575|| align=right|0,127|| align=right|12,25|| align=right|4,131||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49432)||1998 YD|| align=right|12,9|| align=right|2,700|| align=right|0,045|| align=right|20,89|| align=right|4,436||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49433)||1998 YS|| align=right|14,6|| align=right|3,019|| align=right|0,112|| align=right|3,64|| align=right|5,245||MBA||16. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49434)||1998 YB1|| align=right|14,0|| align=right|2,768|| align=right|0,121|| align=right|10,69|| align=right|4,604||MBA||16. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49435)||1998 YH1|| align=right|13,5|| align=right|3,009|| align=right|0,035|| align=right|11,80|| align=right|5,218||MBA||16. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49436)||1998 YX2|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,149|| align=right|8,90|| align=right|4,127||MBA||17. prosince 1998||Ondřejov||P. Pravec; U. Babiaková
|-
|(49437)||1998 YY3|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,212|| align=right|8,07|| align=right|4,054||MBA||17. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49438)||1998 YD4|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,057|| align=right|2,48|| align=right|5,197||MBA||19. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49439)||1998 YC5|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,099|| align=right|11,05|| align=right|5,338||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49440) Kenzotange||1998 YP5|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,081|| align=right|1,66|| align=right|5,516||MBA||21. prosince 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(49441)||1998 YM6|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,183|| align=right|5,56|| align=right|4,072||MBA||22. prosince 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(49442)||1998 YD7|| align=right|13,4|| align=right|2,875|| align=right|0,117|| align=right|1,68|| align=right|4,875||MBA||20. prosince 1998||Uto||F. Uto
|-
|(49443)||1998 YN7|| align=right|14,3|| align=right|2,651|| align=right|0,241|| align=right|10,80|| align=right|4,315||MBA||22. prosince 1998||Montelupo||G. Masotti; D. Guidetti
|-
|(49444)||1998 YO7|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,256|| align=right|11,23|| align=right|4,433||MBA||22. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49445)||1998 YS8|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,086|| align=right|14,41|| align=right|4,294||MBA||17. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49446)||1998 YO9|| align=right|13,5|| align=right|2,589|| align=right|0,127|| align=right|14,49|| align=right|4,164||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(49447)||1998 YW11|| align=right|13,8|| align=right|3,223|| align=right|0,087|| align=right|8,34|| align=right|5,784||MBA||26. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49448) Macocha||1998 YJ12|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,210|| align=right|9,33|| align=right|4,059||MBA||21. prosince 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(49449)||1998 YN13|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,119|| align=right|10,37|| align=right|4,640||MBA||17. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49450)||1998 YD14|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,078|| align=right|8,31|| align=right|4,335||MBA||19. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49451)||1998 YH18|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,115|| align=right|4,35|| align=right|4,189||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49452)||1998 YV18|| align=right|15,3|| align=right|2,799|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|4,682||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49453)||1998 YD19|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,050|| align=right|11,00|| align=right|4,461||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49454)||1998 YH22|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,134|| align=right|5,50|| align=right|3,643||MBA||30. prosince 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; T. Martin
|-
|(49455)||1998 YO22|| align=right|13,9|| align=right|2,713|| align=right|0,244|| align=right|11,96|| align=right|4,469||MBA||29. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49456)||1998 YD28|| align=right|14,3|| align=right|2,566|| align=right|0,198|| align=right|10,45|| align=right|4,110||MBA||21. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49457)||1998 YC30|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,132|| align=right|13,05|| align=right|4,416||MBA||19. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49458)||1999 AH2|| align=right|14,2|| align=right|2,600|| align=right|0,114|| align=right|4,01|| align=right|4,192||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49459)||1999 AJ2|| align=right|13,6|| align=right|3,051|| align=right|0,053|| align=right|10,02|| align=right|5,328||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49460)||1999 AT4|| align=right|13,0|| align=right|3,088|| align=right|0,051|| align=right|10,53|| align=right|5,425||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49461)||1999 AK5|| align=right|12,7|| align=right|2,994|| align=right|0,111|| align=right|11,03|| align=right|5,179||MBA||10. ledna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(49462)||1999 AS6|| align=right|13,9|| align=right|2,689|| align=right|0,189|| align=right|16,81|| align=right|4,408||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49463)||1999 AZ6|| align=right|13,1|| align=right|2,990|| align=right|0,041|| align=right|8,40|| align=right|5,170||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49464)||1999 AO7|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,054|| align=right|12,17|| align=right|5,199||MBA||11. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49465)||1999 AT8|| align=right|15,6|| align=right|2,728|| align=right|0,127|| align=right|4,55|| align=right|4,506||MBA||10. ledna 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(49466)||1999 AX8|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,171|| align=right|10,32|| align=right|4,590||MBA||6. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49467)||1999 AC16|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,112|| align=right|8,78|| align=right|4,599||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49468)||1999 AE24|| align=right|13,9|| align=right|2,648|| align=right|0,299|| align=right|12,76|| align=right|4,309||MBA||15. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49469)||1999 AL25|| align=right|13,7|| align=right|3,207|| align=right|0,100|| align=right|7,93|| align=right|5,742||MBA||15. ledna 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(49470)||1999 AZ26|| align=right|14,3|| align=right|2,793|| align=right|0,073|| align=right|5,10|| align=right|4,667||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49471)||1999 AX27|| align=right|14,0|| align=right|2,951|| align=right|0,072|| align=right|12,85|| align=right|5,068||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49472)||1999 AR30|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,120|| align=right|0,51|| align=right|5,201||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49473)||1999 AT32|| align=right|15,4|| align=right|2,943|| align=right|0,130|| align=right|1,23|| align=right|5,049||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49474)||1999 BL|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,150|| align=right|12,98|| align=right|5,513||MBA||16. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49475)||1999 BH3|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,158|| align=right|7,79|| align=right|4,225||MBA||19. ledna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(49476)||1999 BA6|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,117|| align=right|5,51|| align=right|3,779||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49477)||1999 BA8|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,150|| align=right|1,79|| align=right|3,823||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49478)||1999 BY8|| align=right|13,5|| align=right|3,094|| align=right|0,107|| align=right|2,74|| align=right|5,441||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49479)||1999 BH9|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,106|| align=right|5,40|| align=right|3,696||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49480)||1999 BX9|| align=right|13,7|| align=right|3,194|| align=right|0,080|| align=right|8,33|| align=right|5,709||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49481) Gisellarubini||1999 BJ12|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,130|| align=right|1,18|| align=right|5,445||MBA||24. ledna 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(49482)||1999 BV12|| align=right|13,8|| align=right|3,073|| align=right|0,162|| align=right|6,45|| align=right|5,385||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49483)||1999 BP13|| align=right|13,1|| align=right|2,688|| align=right|0,237|| align=right|6,66|| align=right|4,406||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49484)||1999 BP15|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,136|| align=right|12,82|| align=right|4,337||MBA||27. ledna 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(49485)||1999 BL16|| align=right|13,5|| align=right|2,986|| align=right|0,181|| align=right|12,17|| align=right|5,160||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49486)||1999 BU18|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,176|| align=right|8,54|| align=right|4,305||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49487)||1999 BM22|| align=right|13,8|| align=right|2,671|| align=right|0,119|| align=right|13,61|| align=right|4,365||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49488)||1999 BZ23|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,135|| align=right|10,42|| align=right|4,139||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49489)||1999 BQ24|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,065|| align=right|6,36|| align=right|4,503||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49490)||1999 BX24|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,177|| align=right|8,88|| align=right|4,596||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49491)||1999 BW25|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,167|| align=right|10,35|| align=right|4,369||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49492)||1999 BC26|| align=right|15,2|| align=right|3,124|| align=right|0,102|| align=right|4,11|| align=right|5,521||MBA||19. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49493)||1999 CD|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,170|| align=right|6,27|| align=right|3,466||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49494)||1999 CJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,769|| align=right|0,131|| align=right|10,25|| align=right|4,608||MBA||6. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49495)||1999 CU1|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,191|| align=right|5,43|| align=right|4,262||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49496)||1999 CC2|| align=right|13,5|| align=right|2,785|| align=right|0,045|| align=right|4,65|| align=right|4,647||MBA||8. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49497)||1999 CM3|| align=right|13,3|| align=right|3,182|| align=right|0,035|| align=right|8,71|| align=right|5,676||MBA||8. února 1999||Uto||F. Uto
|-
|(49498)||1999 CO5|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,211|| align=right|11,62|| align=right|4,306||MBA||12. února 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49499)||1999 CJ8|| align=right|12,9|| align=right|2,990|| align=right|0,053|| align=right|10,01|| align=right|5,169||MBA||13. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49500)||1999 CP9|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,293|| align=right|14,23|| align=right|5,535||MBA||14. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49501) Basso||1999 CN10|| align=right|14,4|| align=right|3,091|| align=right|0,149|| align=right|1,05|| align=right|5,433||MBA||13. února 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(49502)||1999 CK14|| align=right|13,2|| align=right|2,981|| align=right|0,077|| align=right|9,98|| align=right|5,147||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49503)||1999 CX16|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,054|| align=right|10,07|| align=right|5,120||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49504)||1999 CA17|| align=right|15,0|| align=right|2,520|| align=right|0,137|| align=right|5,51|| align=right|4,001||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49505)||1999 CF19|| align=right|13,4|| align=right|2,968|| align=right|0,057|| align=right|9,97|| align=right|5,112||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49506)||1999 CE20|| align=right|14,4|| align=right|2,810|| align=right|0,096|| align=right|9,76|| align=right|4,710||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49507)||1999 CF20|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,129|| align=right|12,70|| align=right|4,215||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49508)||1999 CG22|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,079|| align=right|10,04|| align=right|5,158||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49509)||1999 CM22|| align=right|14,0|| align=right|3,060|| align=right|0,077|| align=right|10,94|| align=right|5,352||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49510)||1999 CX22|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,149|| align=right|4,25|| align=right|4,459||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49511)||1999 CT25|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,177|| align=right|3,65|| align=right|4,464||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49512)||1999 CJ27|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,265|| align=right|6,15|| align=right|4,240||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49513)||1999 CK28|| align=right|12,5|| align=right|3,200|| align=right|0,074|| align=right|22,52|| align=right|5,724||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49514)||1999 CM31|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,264|| align=right|5,41|| align=right|4,546||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49515)||1999 CP31|| align=right|14,1|| align=right|2,700|| align=right|0,170|| align=right|6,43|| align=right|4,436||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49516)||1999 CJ32|| align=right|13,2|| align=right|3,187|| align=right|0,151|| align=right|18,01|| align=right|5,689||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49517)||1999 CK32|| align=right|13,3|| align=right|3,108|| align=right|0,005|| align=right|13,67|| align=right|5,478||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49518)||1999 CN32|| align=right|13,5|| align=right|3,068|| align=right|0,081|| align=right|10,35|| align=right|5,372||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49519)||1999 CU33|| align=right|13,7|| align=right|3,025|| align=right|0,084|| align=right|9,08|| align=right|5,262||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49520)||1999 CX33|| align=right|14,6|| align=right|3,032|| align=right|0,107|| align=right|2,19|| align=right|5,278||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49521)||1999 CC36|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,347|| align=right|7,96|| align=right|4,291||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49522)||1999 CK37|| align=right|14,1|| align=right|3,189|| align=right|0,136|| align=right|5,35|| align=right|5,695||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49523)||1999 CL38|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,130|| align=right|12,45|| align=right|5,391||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49524)||1999 CJ39|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,052|| align=right|8,68|| align=right|5,784||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49525)||1999 CO40|| align=right|13,4|| align=right|2,685|| align=right|0,139|| align=right|14,43|| align=right|4,399||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49526)||1999 CP40|| align=right|12,8|| align=right|3,126|| align=right|0,201|| align=right|16,55|| align=right|5,527||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49527)||1999 CR44|| align=right|14,7|| align=right|2,671|| align=right|0,175|| align=right|4,53|| align=right|4,363||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49528)||1999 CN46|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,115|| align=right|3,13|| align=right|5,744||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49529)||1999 CF48|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,025|| align=right|9,53|| align=right|5,612||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49530)||1999 CC50|| align=right|14,4|| align=right|3,183|| align=right|0,138|| align=right|12,37|| align=right|5,677||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49531)||1999 CR51|| align=right|13,2|| align=right|2,972|| align=right|0,034|| align=right|11,19|| align=right|5,123||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49532)||1999 CJ54|| align=right|13,9|| align=right|3,246|| align=right|0,042|| align=right|8,57|| align=right|5,846||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49533)||1999 CN54|| align=right|13,3|| align=right|3,065|| align=right|0,115|| align=right|11,13|| align=right|5,364||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49534)||1999 CO56|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,166|| align=right|4,59|| align=right|4,537||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49535)||1999 CB57|| align=right|13,6|| align=right|3,100|| align=right|0,152|| align=right|3,50|| align=right|5,458||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49536)||1999 CS60|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,141|| align=right|1,84|| align=right|4,255||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49537)||1999 CY60|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,240|| align=right|4,40|| align=right|5,419||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49538)||1999 CH61|| align=right|14,6|| align=right|3,140|| align=right|0,108|| align=right|5,19|| align=right|5,563||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49539)||1999 CQ62|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,161|| align=right|13,00|| align=right|4,429||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49540)||1999 CU63|| align=right|13,1|| align=right|3,110|| align=right|0,115|| align=right|12,52|| align=right|5,484||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49541)||1999 CO66|| align=right|13,7|| align=right|3,032|| align=right|0,038|| align=right|8,77|| align=right|5,280||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49542)||1999 CT70|| align=right|14,0|| align=right|3,246|| align=right|0,058|| align=right|4,37|| align=right|5,848||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49543)||1999 CD76|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,253|| align=right|7,35|| align=right|4,487||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49544)||1999 CA77|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,055|| align=right|11,53|| align=right|5,393||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49545)||1999 CJ77|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,046|| align=right|9,33|| align=right|5,335||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49546)||1999 CG79|| align=right|14,4|| align=right|2,788|| align=right|0,221|| align=right|7,96|| align=right|4,654||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49547)||1999 CY82|| align=right|13,5|| align=right|3,114|| align=right|0,164|| align=right|8,43|| align=right|5,495||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49548)||1999 CP83|| align=right|13,4|| align=right|2,669|| align=right|0,231|| align=right|4,29|| align=right|4,359||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49549)||1999 CL84|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,230|| align=right|1,05|| align=right|5,397||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49550)||1999 CO84|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,186|| align=right|5,97|| align=right|4,062||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49551)||1999 CV84|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,106|| align=right|9,93|| align=right|4,561||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49552)||1999 CF85|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,153|| align=right|4,76|| align=right|4,298||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49553)||1999 CB87|| align=right|13,9|| align=right|2,803|| align=right|0,180|| align=right|7,33|| align=right|4,691||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49554)||1999 CG87|| align=right|14,4|| align=right|2,714|| align=right|0,138|| align=right|7,09|| align=right|4,470||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49555)||1999 CK88|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,120|| align=right|13,60|| align=right|4,500||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49556)||1999 CJ91|| align=right|12,9|| align=right|3,126|| align=right|0,126|| align=right|17,72|| align=right|5,525||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49557)||1999 CQ91|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,058|| align=right|9,77|| align=right|5,582||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49558)||1999 CN92|| align=right|14,4|| align=right|2,987|| align=right|0,118|| align=right|10,67|| align=right|5,161||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49559)||1999 CU92|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,080|| align=right|5,22|| align=right|4,473||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49560)||1999 CQ93|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,054|| align=right|0,85|| align=right|5,575||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49561)||1999 CA98|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,173|| align=right|2,72|| align=right|5,500||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49562)||1999 CF100|| align=right|14,1|| align=right|2,802|| align=right|0,155|| align=right|9,68|| align=right|4,689||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49563)||1999 CQ100|| align=right|14,0|| align=right|3,195|| align=right|0,049|| align=right|10,26|| align=right|5,710||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49564)||1999 CN103|| align=right|13,6|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|12,96|| align=right|4,231||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49565)||1999 CK104|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,155|| align=right|0,64|| align=right|5,445||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49566)||1999 CM106|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,138|| align=right|11,17|| align=right|4,308||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49567)||1999 CP107|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,086|| align=right|10,29|| align=right|5,450||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49568)||1999 CT107|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,116|| align=right|12,83|| align=right|5,626||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49569)||1999 CH109|| align=right|13,9|| align=right|3,035|| align=right|0,061|| align=right|10,37|| align=right|5,288||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49570)||1999 CQ110|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,109|| align=right|10,15|| align=right|5,162||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49571)||1999 CA113|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,018|| align=right|22,01|| align=right|5,728||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49572)||1999 CE114|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,244|| align=right|6,61|| align=right|4,693||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49573)||1999 CB118|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,120|| align=right|13,45|| align=right|5,674||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49574)||1999 CO119|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,164|| align=right|18,41|| align=right|5,538||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49575)||1999 CX119|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,115|| align=right|14,90|| align=right|4,157||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49576)||1999 CN121|| align=right|13,3|| align=right|2,697|| align=right|0,045|| align=right|21,91|| align=right|4,428||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49577)||1999 CB124|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,114|| align=right|13,19|| align=right|4,488||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49578)||1999 CD124|| align=right|13,7|| align=right|2,668|| align=right|0,065|| align=right|14,54|| align=right|4,358||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49579)||1999 CL124|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,035|| align=right|15,59|| align=right|4,235||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49580)||1999 CL126|| align=right|13,9|| align=right|2,733|| align=right|0,137|| align=right|13,75|| align=right|4,518||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49581)||1999 CO127|| align=right|13,1|| align=right|3,143|| align=right|0,145|| align=right|18,91|| align=right|5,571||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49582)||1999 CB128|| align=right|12,7|| align=right|2,640|| align=right|0,148|| align=right|14,67|| align=right|4,288||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49583)||1999 CU132|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,174|| align=right|3,71|| align=right|3,739||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49584)||1999 CE133|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,185|| align=right|0,43|| align=right|5,460||MBA||7. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49585)||1999 CO137|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,151|| align=right|0,46|| align=right|5,498||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49586)||1999 CD138|| align=right|13,7|| align=right|2,987|| align=right|0,166|| align=right|6,17|| align=right|5,161||MBA||11. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49587)||1999 CL145|| align=right|14,9|| align=right|3,170|| align=right|0,084|| align=right|1,77|| align=right|5,643||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49588)||1999 CJ149|| align=right|15,3|| align=right|3,032|| align=right|0,152|| align=right|0,49|| align=right|5,279||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49589)||1999 CQ149|| align=right|14,7|| align=right|2,951|| align=right|0,090|| align=right|2,05|| align=right|5,068||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49590)||1999 DZ1|| align=right|13,4|| align=right|3,025|| align=right|0,021|| align=right|11,39|| align=right|5,259||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(49591)||1999 DO2|| align=right|11,7|| align=right|3,222|| align=right|0,101|| align=right|17,69|| align=right|5,783||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49592)||1999 DD7|| align=right|13,9|| align=right|2,946|| align=right|0,025|| align=right|11,85|| align=right|5,057||MBA||25. února 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(49593)||1999 DX7|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,072|| align=right|10,94|| align=right|5,183||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49594)||1999 EM13|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,196|| align=right|8,02|| align=right|5,526||MBA||10. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49595)||1999 FG|| align=right|13,7|| align=right|3,099|| align=right|0,033|| align=right|9,06|| align=right|5,454||MBA||16. března 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(49596)||1999 FT4|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,193|| align=right|2,49|| align=right|3,305||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49597)||1999 FY12|| align=right|14,1|| align=right|3,029|| align=right|0,061|| align=right|9,57|| align=right|5,271||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49598)||1999 FU17|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,049|| align=right|17,28|| align=right|5,581||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49599)||1999 FM18|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,164|| align=right|4,22|| align=right|5,613||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49600)||1999 FN18|| align=right|13,5|| align=right|3,207|| align=right|0,112|| align=right|7,91|| align=right|5,742||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49601)||1999 FG22|| align=right|13,1|| align=right|3,155|| align=right|0,190|| align=right|10,73|| align=right|5,604||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49602)||1999 FH24|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,086|| align=right|5,45|| align=right|5,624||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49603)||1999 FC25|| align=right|13,3|| align=right|3,021|| align=right|0,050|| align=right|4,24|| align=right|5,250||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49604)||1999 FP25|| align=right|13,7|| align=right|3,201|| align=right|0,112|| align=right|5,11|| align=right|5,727||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49605)||1999 FE26|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,141|| align=right|3,97|| align=right|5,618||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49606)||1999 FU27|| align=right|12,5|| align=right|3,253|| align=right|0,057|| align=right|27,22|| align=right|5,867||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49607)||1999 FC28|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,112|| align=right|8,36|| align=right|5,602||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49608)||1999 FX28|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,151|| align=right|1,90|| align=right|5,508||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49609)||1999 FO29|| align=right|13,2|| align=right|3,066|| align=right|0,044|| align=right|10,96|| align=right|5,368||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49610)||1999 FY29|| align=right|14,5|| align=right|2,426|| align=right|0,123|| align=right|6,49|| align=right|3,779||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49611)||1999 FV30|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,137|| align=right|4,67|| align=right|5,466||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49612)||1999 FA31|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,093|| align=right|23,60|| align=right|5,604||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49613)||1999 FS32|| align=right|13,9|| align=right|3,194|| align=right|0,154|| align=right|1,98|| align=right|5,708||MBA||23. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49614)||1999 FB39|| align=right|14,1|| align=right|2,884|| align=right|0,145|| align=right|19,26|| align=right|4,896||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49615)||1999 FW41|| align=right|14,8|| align=right|3,062|| align=right|0,148|| align=right|4,33|| align=right|5,356||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49616)||1999 FY42|| align=right|13,8|| align=right|3,091|| align=right|0,121|| align=right|13,50|| align=right|5,433||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49617)||1999 FJ43|| align=right|13,7|| align=right|3,038|| align=right|0,036|| align=right|12,13|| align=right|5,293||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49618)||1999 FC44|| align=right|13,5|| align=right|3,072|| align=right|0,079|| align=right|11,78|| align=right|5,383||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49619)||1999 FU46|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,267|| align=right|8,35|| align=right|5,275||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49620)||1999 FH51|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,047|| align=right|9,23|| align=right|5,149||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49621)||1999 GL|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,138|| align=right|3,20|| align=right|3,698||MBA||6. dubna 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(49622)||1999 GO3|| align=right|13,0|| align=right|3,170|| align=right|0,070|| align=right|8,73|| align=right|5,643||MBA||9. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49623)||1999 GB5|| align=right|12,7|| align=right|3,046|| align=right|0,174|| align=right|12,67|| align=right|5,315||MBA||7. dubna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(49624)||1999 GR10|| align=right|13,1|| align=right|2,865|| align=right|0,149|| align=right|12,02|| align=right|4,849||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49625)||1999 GS10|| align=right|14,2|| align=right|3,084|| align=right|0,150|| align=right|8,24|| align=right|5,415||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49626)||1999 GL16|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,125|| align=right|6,73|| align=right|5,707||MBA||9. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49627)||1999 GP16|| align=right|13,0|| align=right|2,674|| align=right|0,109|| align=right|13,03|| align=right|4,372||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49628)||1999 GV16|| align=right|12,4|| align=right|3,001|| align=right|0,057|| align=right|10,99|| align=right|5,199||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49629)||1999 GF20|| align=right|13,0|| align=right|3,076|| align=right|0,103|| align=right|12,30|| align=right|5,394||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49630)||1999 GB21|| align=right|11,9|| align=right|3,196|| align=right|0,120|| align=right|24,73|| align=right|5,714||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49631)||1999 GA23|| align=right|13,1|| align=right|3,215|| align=right|0,079|| align=right|10,72|| align=right|5,764||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49632)||1999 GV37|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,215|| align=right|10,46|| align=right|5,639||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49633)||1999 GC38|| align=right|12,8|| align=right|3,185|| align=right|0,150|| align=right|17,06|| align=right|5,684||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49634)||1999 GS41|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,128|| align=right|12,08|| align=right|5,580||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49635)||1999 GA47|| align=right|13,5|| align=right|2,993|| align=right|0,087|| align=right|10,20|| align=right|5,176||MBA||6. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49636)||1999 HJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,277|| align=right|0,247|| align=right|22,34|| align=right|3,436||MBA||16. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49637)||1999 HO8|| align=right|13,4|| align=right|2,677|| align=right|0,137|| align=right|13,35|| align=right|4,380||MBA||16. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49638)||1999 HK9|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,096|| align=right|9,10|| align=right|5,287||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49639)||1999 JJ17|| align=right|13,7|| align=right|3,146|| align=right|0,187|| align=right|14,59|| align=right|5,580||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49640)||1999 JH19|| align=right|13,6|| align=right|3,033|| align=right|0,130|| align=right|4,33|| align=right|5,281||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49641)||1999 JX25|| align=right|13,5|| align=right|3,115|| align=right|0,098|| align=right|14,84|| align=right|5,497||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49642)||1999 JK26|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,058|| align=right|12,22|| align=right|5,709||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49643)||1999 JH31|| align=right|13,2|| align=right|3,043|| align=right|0,102|| align=right|10,08|| align=right|5,308||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49644)||1999 JJ33|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,168|| align=right|18,90|| align=right|5,710||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49645)||1999 JU34|| align=right|13,6|| align=right|2,663|| align=right|0,165|| align=right|7,78|| align=right|4,345||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49646)||1999 JX34|| align=right|13,7|| align=right|2,895|| align=right|0,199|| align=right|13,66|| align=right|4,925||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49647)||1999 JW37|| align=right|12,6|| align=right|3,217|| align=right|0,051|| align=right|13,80|| align=right|5,770||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49648)||1999 JR45|| align=right|13,8|| align=right|3,202|| align=right|0,165|| align=right|17,86|| align=right|5,728||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49649)||1999 JC46|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,152|| align=right|6,38|| align=right|3,500||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49650)||1999 JH61|| align=right|12,8|| align=right|3,148|| align=right|0,156|| align=right|14,79|| align=right|5,585||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49651)||1999 JR66|| align=right|12,2|| align=right|3,468|| align=right|0,036|| align=right|11,67|| align=right|6,456||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49652)||1999 JW81|| align=right|13,7|| align=right|2,419|| align=right|0,082|| align=right|12,53|| align=right|3,762||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49653)||1999 JO85|| align=right|13,6|| align=right|2,638|| align=right|0,086|| align=right|15,48|| align=right|4,284||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49654)||1999 JV85|| align=right|13,4|| align=right|3,220|| align=right|0,043|| align=right|13,76|| align=right|5,776||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49655)||1999 JY87|| align=right|14,1|| align=right|3,038|| align=right|0,074|| align=right|11,29|| align=right|5,295||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49656)||1999 JK92|| align=right|13,5|| align=right|3,142|| align=right|0,123|| align=right|13,73|| align=right|5,569||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49657)||1999 JH99|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,217|| align=right|10,95|| align=right|5,306||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49658)||1999 JK105|| align=right|12,8|| align=right|3,228|| align=right|0,094|| align=right|12,82|| align=right|5,797||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49659)||1999 JC118|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,200|| align=right|16,99|| align=right|5,596||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49660)||1999 JU130|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,107|| align=right|11,43|| align=right|5,179||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49661)||1999 JH138|| align=right|12,9|| align=right|3,109|| align=right|0,219|| align=right|19,74|| align=right|5,481||MBA||8. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49662)||1999 KC3|| align=right|12,6|| align=right|3,215|| align=right|0,104|| align=right|16,81|| align=right|5,763||MBA||17. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49663)||1999 LV4|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,198|| align=right|17,57|| align=right|5,607||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49664)||1999 MV|| align=right|15,9|| align=right|1,892|| align=right|0,129|| align=right|22,86|| align=right|2,601||MBA||22. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(49665)||1999 NL2|| align=right|15,4|| align=right|1,928|| align=right|0,113|| align=right|22,86|| align=right|2,676||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49666)||1999 NZ57|| align=right|16,1|| align=right|1,912|| align=right|0,078|| align=right|19,89|| align=right|2,642||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49667)||1999 OM2|| align=right|14,3|| align=right|1,942|| align=right|0,060|| align=right|18,00|| align=right|2,706||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49668)||1999 OP2|| align=right|14,8|| align=right|1,923|| align=right|0,088|| align=right|19,92|| align=right|2,667||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49669)||1999 RZ30|| align=right|15,0|| align=right|1,924|| align=right|0,060|| align=right|17,94|| align=right|2,668||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49670)||1999 RZ33|| align=right|16,3|| align=right|1,930|| align=right|0,059|| align=right|22,47|| align=right|2,680||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49671)||1999 RP46|| align=right|12,5|| align=right|2,996|| align=right|0,109|| align=right|9,59|| align=right|5,184||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49672)||1999 RM103|| align=right|14,6|| align=right|2,343|| align=right|0,130|| align=right|6,09|| align=right|3,585||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49673)||1999 RA215|| align=right|7,3|| align=right|43,08|| align=right|0,104|| align=right|22,55|| align=right|283||CBW||13. září 1999||Kitt Peak||D. Davis; B. Gladman; C. Meese
|-
|(49674)||1999 SB5|| align=right|14,3|| align=right|1,960|| align=right|0,103|| align=right|23,00|| align=right|2,744||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49675)||1999 SW27|| align=right|13,7|| align=right|1,952|| align=right|0,090|| align=right|18,04|| align=right|2,727||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49676)||1999 TZ2|| align=right|16,0|| align=right|2,162|| align=right|0,199|| align=right|4,31|| align=right|3,179||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(49677)||1999 TB3|| align=right|16,7|| align=right|2,155|| align=right|0,103|| align=right|1,38|| align=right|3,164||MBA||4. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(49678)||1999 TQ7|| align=right|15,7|| align=right|1,955|| align=right|0,078|| align=right|22,17|| align=right|2,733||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49679)||1999 TZ7|| align=right|14,9|| align=right|2,237|| align=right|0,049|| align=right|3,85|| align=right|3,345||MBA||6. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(49680)||1999 TN9|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,092|| align=right|7,51|| align=right|3,540||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(49681)||1999 TN25|| align=right|13,9|| align=right|2,761|| align=right|0,108|| align=right|3,36|| align=right|4,587||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49682)||1999 TT29|| align=right|16,4|| align=right|2,146|| align=right|0,019|| align=right|1,99|| align=right|3,143||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49683)||1999 TX70|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,109|| align=right|4,25|| align=right|3,286||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49684)||1999 TH137|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,089|| align=right|5,28|| align=right|3,599||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49685)||1999 TT145|| align=right|16,1|| align=right|2,214|| align=right|0,105|| align=right|5,33|| align=right|3,295||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49686)||1999 TP154|| align=right|16,1|| align=right|2,173|| align=right|0,063|| align=right|7,31|| align=right|3,202||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49687)||1999 TQ178|| align=right|15,8|| align=right|2,226|| align=right|0,081|| align=right|2,43|| align=right|3,320||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49688)||1999 TO198|| align=right|14,6|| align=right|2,174|| align=right|0,112|| align=right|3,46|| align=right|3,206||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49689)||1999 TM200|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,183|| align=right|5,95|| align=right|3,369||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49690)||1999 TB212|| align=right|15,8|| align=right|2,168|| align=right|0,128|| align=right|3,87|| align=right|3,190||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49691)||1999 TJ230|| align=right|15,6|| align=right|2,228|| align=right|0,094|| align=right|5,73|| align=right|3,326||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(49692)||1999 UB7|| align=right|15,0|| align=right|2,307|| align=right|0,213|| align=right|4,55|| align=right|3,503||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49693)||1999 UR10|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,125|| align=right|22,89|| align=right|3,655||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49694)||1999 US41|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,214|| align=right|21,53|| align=right|3,424||MBA||18. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49695)||1999 UF42|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,139|| align=right|4,62|| align=right|3,351||MBA||20. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49696)||1999 UW42|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,090|| align=right|8,20|| align=right|3,420||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(49697)||1999 UK52|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,089|| align=right|7,42|| align=right|3,274||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(49698)||1999 VA|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,067|| align=right|7,22|| align=right|3,684||MBA||1. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(49699)||1999 VZ|| align=right|13,4|| align=right|2,338|| align=right|0,273|| align=right|23,29|| align=right|3,574||MBA||3. listopadu 1999||Yatsuka||H. Abe
|-
|(49700)||1999 VN1|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,060|| align=right|3,62|| align=right|3,202||MBA||1. listopadu 1999||Uccle||E. W. Elst; S. Ipatov
|-
|(49701)||1999 VZ1|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,092|| align=right|1,06|| align=right|3,288||MBA||5. listopadu 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(49702) Koikeda||1999 VC2|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,171|| align=right|7,47|| align=right|3,513||MBA||4. listopadu 1999||Yanagida||A. Tsuchikawa
|-
|(49703)||1999 VT12|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,181|| align=right|6,02|| align=right|3,396||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(49704)||1999 VR15|| align=right|16,2|| align=right|2,167|| align=right|0,050|| align=right|2,20|| align=right|3,190||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49705)||1999 VC19|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,086|| align=right|6,13|| align=right|3,451||MBA||11. listopadu 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(49706)||1999 VB21|| align=right|14,5|| align=right|2,338|| align=right|0,140|| align=right|7,99|| align=right|3,573||MBA||10. listopadu 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49707)||1999 VZ23|| align=right|14,9|| align=right|2,169|| align=right|0,121|| align=right|5,17|| align=right|3,193||MBA||13. listopadu 1999||Uto||F. Uto
|-
|(49708)||1999 VH26|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,153|| align=right|1,61|| align=right|3,572||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49709)||1999 VJ26|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,126|| align=right|2,96|| align=right|3,519||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49710)||1999 VC27|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,165|| align=right|3,89|| align=right|3,497||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49711)||1999 VB29|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,116|| align=right|0,58|| align=right|3,326||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49712)||1999 VP29|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,038|| align=right|7,49|| align=right|3,550||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49713)||1999 VB34|| align=right|16,7|| align=right|2,184|| align=right|0,098|| align=right|3,77|| align=right|3,226||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49714)||1999 VP34|| align=right|13,1|| align=right|2,743|| align=right|0,113|| align=right|11,81|| align=right|4,543||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49715)||1999 VZ34|| align=right|14,8|| align=right|2,140|| align=right|0,074|| align=right|4,22|| align=right|3,131||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49716)||1999 VZ35|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,166|| align=right|5,66|| align=right|3,722||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49717)||1999 VR36|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,169|| align=right|6,99|| align=right|3,584||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49718)||1999 VP39|| align=right|16,3|| align=right|2,253|| align=right|0,169|| align=right|5,63|| align=right|3,381||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49719)||1999 VE50|| align=right|15,2|| align=right|2,162|| align=right|0,100|| align=right|2,26|| align=right|3,179||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49720)||1999 VV52|| align=right|15,1|| align=right|2,157|| align=right|0,137|| align=right|4,19|| align=right|3,167||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49721)||1999 VX52|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,110|| align=right|5,26|| align=right|3,443||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49722)||1999 VS63|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,097|| align=right|7,45|| align=right|3,791||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49723)||1999 VX64|| align=right|15,7|| align=right|2,205|| align=right|0,214|| align=right|3,50|| align=right|3,274||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49724)||1999 VQ66|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,108|| align=right|4,63|| align=right|3,466||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49725)||1999 VD67|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,097|| align=right|2,20|| align=right|3,421||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49726)||1999 VF67|| align=right|16,9|| align=right|2,217|| align=right|0,114|| align=right|1,72|| align=right|3,301||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49727)||1999 VG69|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,082|| align=right|2,14|| align=right|3,498||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49728)||1999 VE72|| align=right|13,7|| align=right|2,583|| align=right|0,050|| align=right|15,55|| align=right|4,150||MBA||11. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49729)||1999 VB73|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,033|| align=right|6,16|| align=right|3,447||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49730)||1999 VQ78|| align=right|15,8|| align=right|2,106|| align=right|0,064|| align=right|3,80|| align=right|3,056||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49731)||1999 VR80|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,165|| align=right|5,09|| align=right|3,671||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49732)||1999 VX85|| align=right|16,7|| align=right|2,132|| align=right|0,180|| align=right|1,71|| align=right|3,113||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49733)||1999 VB103|| align=right|16,1|| align=right|2,725|| align=right|0,038|| align=right|2,63|| align=right|4,499||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49734)||1999 VR106|| align=right|16,4|| align=right|2,255|| align=right|0,162|| align=right|0,42|| align=right|3,385||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49735)||1999 VX106|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,111|| align=right|1,44|| align=right|3,761||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49736)||1999 VU109|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,043|| align=right|8,06|| align=right|3,506||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49737)||1999 VS112|| align=right|14,6|| align=right|2,148|| align=right|0,207|| align=right|6,96|| align=right|3,148||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49738)||1999 VP113|| align=right|16,2|| align=right|2,136|| align=right|0,096|| align=right|1,02|| align=right|3,121||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(49739)||1999 VZ121|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,177|| align=right|3,18|| align=right|3,636||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49740)||1999 VV123|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,175|| align=right|2,92|| align=right|3,646||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49741)||1999 VW124|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,167|| align=right|4,34|| align=right|3,690||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49742)||1999 VS129|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,026|| align=right|5,30|| align=right|3,220||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49743)||1999 VP143|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,203|| align=right|2,03|| align=right|3,351||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(49744)||1999 VO145|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,171|| align=right|3,38|| align=right|3,673||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49745)||1999 VM153|| align=right|17,0|| align=right|2,144|| align=right|0,179|| align=right|3,07|| align=right|3,139||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49746)||1999 VG156|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,207|| align=right|3,83|| align=right|3,525||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49747)||1999 VK161|| align=right|14,8|| align=right|2,459|| align=right|0,164|| align=right|12,02|| align=right|3,855||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49748)||1999 VD166|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,180|| align=right|1,56|| align=right|3,168||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49749)||1999 VQ166|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,116|| align=right|3,19|| align=right|3,414||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49750)||1999 VV167|| align=right|15,6|| align=right|2,519|| align=right|0,114|| align=right|2,10|| align=right|3,997||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49751)||1999 VL168|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,152|| align=right|6,16|| align=right|3,332||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49752)||1999 VP169|| align=right|16,2|| align=right|2,185|| align=right|0,050|| align=right|3,56|| align=right|3,229||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49753)||1999 VD172|| align=right|14,8|| align=right|2,388|| align=right|0,193|| align=right|2,11|| align=right|3,689||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49754)||1999 VL172|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,056|| align=right|7,61|| align=right|3,540||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49755)||1999 VO172|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,085|| align=right|2,11|| align=right|3,485||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49756)||1999 VJ177|| align=right|15,9|| align=right|2,179|| align=right|0,184|| align=right|8,77|| align=right|3,216||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49757)||1999 VO183|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,155|| align=right|6,34|| align=right|3,393||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49758)||1999 VY188|| align=right|15,3|| align=right|2,336|| align=right|0,180|| align=right|10,40|| align=right|3,570||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49759)||1999 VX189|| align=right|15,8|| align=right|2,227|| align=right|0,083|| align=right|3,85|| align=right|3,323||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49760)||1999 VK190|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,191|| align=right|6,12|| align=right|3,339||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49761)||1999 VU201|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,033|| align=right|7,36|| align=right|3,489||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49762)||1999 VQ207|| align=right|15,9|| align=right|1,918|| align=right|0,081|| align=right|20,56|| align=right|2,655||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(49763)||1999 VO210|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,094|| align=right|5,83|| align=right|3,455||MBA||12. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49764)||1999 VE212|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,137|| align=right|1,22|| align=right|3,679||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49765)||1999 VB217|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,072|| align=right|4,83|| align=right|3,531||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49766)||1999 WS|| align=right|15,1|| align=right|2,145|| align=right|0,123|| align=right|1,36|| align=right|3,141||MBA||18. listopadu 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(49767)||1999 WK2|| align=right|14,7|| align=right|2,195|| align=right|0,105|| align=right|7,87|| align=right|3,252||MBA||26. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49768)||1999 WP3|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,103|| align=right|6,63|| align=right|3,499||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49769)||1999 WZ6|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,062|| align=right|5,74|| align=right|3,472||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49770)||1999 WC7|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,185|| align=right|5,85|| align=right|3,533||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49771)||1999 WP7|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,080|| align=right|1,87|| align=right|3,526||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49772)||1999 WT7|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,084|| align=right|2,88|| align=right|3,618||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49773)||1999 WJ8|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,067|| align=right|6,35|| align=right|3,638||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49774)||1999 WT9|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,104|| align=right|7,06|| align=right|3,510||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49775)||1999 WO13|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,114|| align=right|3,35|| align=right|3,575||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49776)||1999 WG18|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,099|| align=right|2,61|| align=right|3,345||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49777) Cappi||1999 XS|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,067|| align=right|4,47|| align=right|3,616||MBA||2. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(49778)||1999 XT|| align=right|15,7|| align=right|2,178|| align=right|0,214|| align=right|7,28|| align=right|3,215||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49779)||1999 XG3|| align=right|15,0|| align=right|2,291|| align=right|0,108|| align=right|6,73|| align=right|3,468||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49780)||1999 XG6|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,149|| align=right|4,20|| align=right|3,368||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49781)||1999 XT7|| align=right|13,5|| align=right|2,553|| align=right|0,182|| align=right|12,62|| align=right|4,079||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(49782)||1999 XK9|| align=right|13,8|| align=right|2,346|| align=right|0,276|| align=right|21,75|| align=right|3,593||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49783)||1999 XW9|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,228|| align=right|3,11|| align=right|3,568||MBA||4. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49784)||1999 XA10|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,227|| align=right|1,11|| align=right|3,456||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49785)||1999 XB10|| align=right|16,6|| align=right|2,521|| align=right|0,083|| align=right|2,31|| align=right|4,003||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49786)||1999 XE11|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,135|| align=right|4,60|| align=right|3,306||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49787)||1999 XY11|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,230|| align=right|24,44|| align=right|3,440||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49788)||1999 XA13|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,055|| align=right|6,51|| align=right|3,459||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49789)||1999 XY15|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,124|| align=right|3,12|| align=right|3,836||MBA||6. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49790)||1999 XF20|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,167|| align=right|2,52|| align=right|3,436||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49791)||1999 XF31|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,055|| align=right|6,13|| align=right|3,527||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49792)||1999 XO31|| align=right|14,0|| align=right|2,690|| align=right|0,171|| align=right|12,23|| align=right|4,412||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49793)||1999 XX31|| align=right|13,3|| align=right|2,791|| align=right|0,257|| align=right|11,27|| align=right|4,661||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49794)||1999 XH32|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,203|| align=right|2,30|| align=right|3,313||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49795)||1999 XJ32|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,154|| align=right|3,76|| align=right|3,465||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49796)||1999 XS32|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,111|| align=right|3,65|| align=right|3,473||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49797)||1999 XC33|| align=right|14,6|| align=right|2,266|| align=right|0,137|| align=right|4,27|| align=right|3,411||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49798)||1999 XL33|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,111|| align=right|2,72|| align=right|3,301||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49799)||1999 XB34|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,094|| align=right|4,16|| align=right|3,502||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49800)||1999 XL34|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,139|| align=right|2,49|| align=right|3,715||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49801)||1999 XP34|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,198|| align=right|10,49|| align=right|4,177||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49802)||1999 XA35|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,225|| align=right|5,68|| align=right|4,123||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49803)||1999 XG35|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,190|| align=right|2,88|| align=right|3,302||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49804)||1999 XM35|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,126|| align=right|3,94|| align=right|3,502||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49805)||1999 XC36|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,120|| align=right|12,80|| align=right|3,557||MBA||6. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49806)||1999 XL38|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,251|| align=right|6,60|| align=right|4,027||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49807)||1999 XL39|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,197|| align=right|3,90|| align=right|3,603||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49808)||1999 XD40|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,106|| align=right|13,02|| align=right|3,686||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49809)||1999 XC42|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,108|| align=right|5,23|| align=right|3,416||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49810)||1999 XH43|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,121|| align=right|4,35|| align=right|3,451||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49811)||1999 XT44|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,159|| align=right|3,06|| align=right|3,597||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49812)||1999 XH46|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,079|| align=right|6,07|| align=right|3,419||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49813)||1999 XQ46|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,190|| align=right|4,14|| align=right|3,340||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49814)||1999 XL47|| align=right|14,8|| align=right|2,322|| align=right|0,054|| align=right|5,21|| align=right|3,538||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49815)||1999 XK56|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,067|| align=right|4,92|| align=right|3,502||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49816)||1999 XZ57|| align=right|14,9|| align=right|2,258|| align=right|0,085|| align=right|4,02|| align=right|3,392||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49817)||1999 XC58|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,108|| align=right|3,64|| align=right|3,532||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49818)||1999 XT58|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,162|| align=right|1,58|| align=right|3,539||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49819)||1999 XA59|| align=right|15,8|| align=right|2,179|| align=right|0,127|| align=right|0,70|| align=right|3,217||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49820)||1999 XS64|| align=right|14,8|| align=right|2,293|| align=right|0,116|| align=right|5,46|| align=right|3,471||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49821)||1999 XA70|| align=right|16,5|| align=right|2,195|| align=right|0,062|| align=right|1,62|| align=right|3,252||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49822)||1999 XD70|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,183|| align=right|1,30|| align=right|3,511||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49823)||1999 XV71|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|1,21|| align=right|3,665||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49824)||1999 XV73|| align=right|14,8|| align=right|2,216|| align=right|0,100|| align=right|5,21|| align=right|3,298||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49825)||1999 XW73|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,081|| align=right|5,39|| align=right|3,489||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49826)||1999 XN74|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,078|| align=right|2,91|| align=right|3,629||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49827)||1999 XM77|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,167|| align=right|4,21|| align=right|3,450||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49828)||1999 XE82|| align=right|17,0|| align=right|2,192|| align=right|0,071|| align=right|1,04|| align=right|3,245||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49829)||1999 XA83|| align=right|14,6|| align=right|2,237|| align=right|0,047|| align=right|6,67|| align=right|3,346||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49830)||1999 XP83|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,129|| align=right|1,63|| align=right|3,695||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49831)||1999 XT83|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,135|| align=right|3,43|| align=right|3,686||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49832)||1999 XA84|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,131|| align=right|8,83|| align=right|3,417||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49833)||1999 XB84|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,170|| align=right|3,97|| align=right|3,759||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49834)||1999 XC84|| align=right|14,6|| align=right|2,309|| align=right|0,119|| align=right|12,59|| align=right|3,508||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49835)||1999 XK84|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,070|| align=right|6,23|| align=right|3,434||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49836)||1999 XD85|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,112|| align=right|3,35|| align=right|3,666||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49837)||1999 XN85|| align=right|14,5|| align=right|2,306|| align=right|0,205|| align=right|9,18|| align=right|3,501||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49838)||1999 XS86|| align=right|14,9|| align=right|2,308|| align=right|0,160|| align=right|4,29|| align=right|3,507||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49839)||1999 XY87|| align=right|14,3|| align=right|2,359|| align=right|0,144|| align=right|4,32|| align=right|3,623||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49840)||1999 XQ89|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,083|| align=right|2,04|| align=right|3,604||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49841)||1999 XN90|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,129|| align=right|3,23|| align=right|3,294||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49842)||1999 XS90|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,068|| align=right|8,04|| align=right|3,472||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49843)||1999 XP92|| align=right|16,2|| align=right|2,174|| align=right|0,168|| align=right|0,87|| align=right|3,204||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49844)||1999 XR92|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,137|| align=right|2,20|| align=right|3,482||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49845)||1999 XA93|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,230|| align=right|2,96|| align=right|3,220||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49846)||1999 XE93|| align=right|13,5|| align=right|2,554|| align=right|0,140|| align=right|9,25|| align=right|4,082||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49847)||1999 XO93|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,105|| align=right|6,34|| align=right|3,465||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49848)||1999 XG94|| align=right|14,3|| align=right|2,359|| align=right|0,131|| align=right|6,04|| align=right|3,624||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49849)||1999 XK94|| align=right|14,0|| align=right|2,461|| align=right|0,182|| align=right|14,34|| align=right|3,860||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49850)||1999 XM94|| align=right|15,1|| align=right|2,330|| align=right|0,172|| align=right|1,17|| align=right|3,556||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49851)||1999 XM95|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,107|| align=right|5,81|| align=right|3,519||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49852)||1999 XA96|| align=right|14,8|| align=right|2,407|| align=right|0,251|| align=right|4,19|| align=right|3,734||MBA||9. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49853)||1999 XG96|| align=right|15,1|| align=right|2,331|| align=right|0,062|| align=right|7,44|| align=right|3,558||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49854)||1999 XB98|| align=right|14,9|| align=right|2,216|| align=right|0,071|| align=right|6,04|| align=right|3,297||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49855)||1999 XV98|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,202|| align=right|2,20|| align=right|3,594||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49856)||1999 XC99|| align=right|15,0|| align=right|2,355|| align=right|0,111|| align=right|4,23|| align=right|3,613||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49857)||1999 XD99|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,051|| align=right|2,97|| align=right|3,701||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49858)||1999 XZ99|| align=right|14,9|| align=right|2,462|| align=right|0,295|| align=right|6,68|| align=right|3,863||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49859)||1999 XB100|| align=right|14,2|| align=right|2,362|| align=right|0,172|| align=right|3,92|| align=right|3,629||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49860)||1999 XO100|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,152|| align=right|8,07|| align=right|4,129||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49861)||1999 XG101|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,109|| align=right|2,51|| align=right|3,517||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49862)||1999 XC104|| align=right|14,8|| align=right|2,233|| align=right|0,224|| align=right|9,16|| align=right|3,336||MBA||9. prosince 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49863)||1999 XK104|| align=right|15,7|| align=right|2,177|| align=right|0,169|| align=right|2,05|| align=right|3,213||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49864)||1999 XS104|| align=right|14,5|| align=right|2,203|| align=right|0,062|| align=right|5,30|| align=right|3,270||MBA||10. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49865)||1999 XF108|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,151|| align=right|3,24|| align=right|3,824||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49866)||1999 XG111|| align=right|13,7|| align=right|2,697|| align=right|0,118|| align=right|13,54|| align=right|4,428||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49867)||1999 XL111|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,223|| align=right|10,47|| align=right|3,639||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49868)||1999 XF112|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,172|| align=right|1,13|| align=right|3,410||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49869)||1999 XG115|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,136|| align=right|5,56|| align=right|3,273||MBA||12. prosince 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(49870)||1999 XK118|| align=right|15,1|| align=right|2,273|| align=right|0,114|| align=right|2,89|| align=right|3,426||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49871)||1999 XY118|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,120|| align=right|3,54|| align=right|3,474||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49872)||1999 XT124|| align=right|15,8|| align=right|2,167|| align=right|0,188|| align=right|5,44|| align=right|3,190||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49873)||1999 XZ124|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,086|| align=right|6,96|| align=right|3,472||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49874)||1999 XW129|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,179|| align=right|7,11|| align=right|3,354||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49875)||1999 XR130|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,076|| align=right|7,24|| align=right|3,584||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49876)||1999 XG131|| align=right|14,1|| align=right|2,335|| align=right|0,175|| align=right|11,42|| align=right|3,567||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49877)||1999 XD133|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,115|| align=right|9,63|| align=right|3,574||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49878)||1999 XF134|| align=right|15,4|| align=right|2,256|| align=right|0,087|| align=right|7,13|| align=right|3,388||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49879)||1999 XH135|| align=right|14,9|| align=right|2,198|| align=right|0,171|| align=right|5,50|| align=right|3,257||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49880)||1999 XP135|| align=right|15,2|| align=right|2,166|| align=right|0,216|| align=right|2,82|| align=right|3,187||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49881)||1999 XO138|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,158|| align=right|1,52|| align=right|3,618||MBA||4. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49882)||1999 XO140|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,169|| align=right|2,21|| align=right|4,071||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49883)||1999 XW140|| align=right|15,9|| align=right|2,540|| align=right|0,045|| align=right|3,08|| align=right|4,046||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49884)||1999 XA144|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,062|| align=right|7,49|| align=right|3,580||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49885)||1999 XG146|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,191|| align=right|5,30|| align=right|3,287||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49886)||1999 XX151|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,150|| align=right|1,60|| align=right|3,657||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49887)||1999 XH156|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,133|| align=right|2,82|| align=right|3,738||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49888)||1999 XQ156|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,126|| align=right|6,95|| align=right|3,447||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49889)||1999 XA158|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,064|| align=right|4,28|| align=right|3,401||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49890)||1999 XE158|| align=right|15,1|| align=right|2,292|| align=right|0,156|| align=right|4,52|| align=right|3,468||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49891)||1999 XF158|| align=right|14,6|| align=right|2,250|| align=right|0,079|| align=right|5,39|| align=right|3,374||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49892)||1999 XG159|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,153|| align=right|7,70|| align=right|3,458||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49893)||1999 XF160|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,184|| align=right|4,55|| align=right|3,446||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49894)||1999 XJ160|| align=right|15,1|| align=right|2,281|| align=right|0,103|| align=right|3,28|| align=right|3,445||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49895)||1999 XK160|| align=right|15,9|| align=right|2,313|| align=right|0,058|| align=right|5,43|| align=right|3,516||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49896)||1999 XN160|| align=right|15,1|| align=right|2,513|| align=right|0,091|| align=right|3,42|| align=right|3,983||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49897)||1999 XY160|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,178|| align=right|5,98|| align=right|3,537||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49898)||1999 XZ160|| align=right|14,2|| align=right|2,341|| align=right|0,186|| align=right|13,05|| align=right|3,581||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49899)||1999 XA163|| align=right|15,3|| align=right|2,235|| align=right|0,077|| align=right|1,55|| align=right|3,341||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49900)||1999 XV163|| align=right|12,9|| align=right|2,733|| align=right|0,106|| align=right|13,26|| align=right|4,517||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49901)||1999 XK164|| align=right|15,1|| align=right|2,198|| align=right|0,074|| align=right|6,61|| align=right|3,258||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49902)||1999 XS164|| align=right|14,6|| align=right|2,757|| align=right|0,084|| align=right|10,08|| align=right|4,576||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49903)||1999 XK165|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,143|| align=right|5,17|| align=right|4,089||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49904)||1999 XN165|| align=right|13,5|| align=right|2,478|| align=right|0,068|| align=right|10,66|| align=right|3,900||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49905)||1999 XU165|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,135|| align=right|5,89|| align=right|3,379||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49906)||1999 XX165|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,192|| align=right|8,57|| align=right|4,150||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49907)||1999 XZ165|| align=right|14,2|| align=right|2,323|| align=right|0,048|| align=right|7,39|| align=right|3,541||MBA||9. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49908)||1999 XZ168|| align=right|14,1|| align=right|2,247|| align=right|0,111|| align=right|8,00|| align=right|3,368||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49909)||1999 XB169|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,135|| align=right|3,77|| align=right|3,543||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49910)||1999 XS169|| align=right|14,4|| align=right|2,279|| align=right|0,133|| align=right|4,07|| align=right|3,440||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49911)||1999 XT169|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,199|| align=right|4,91|| align=right|3,765||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49912)||1999 XY170|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,129|| align=right|6,15|| align=right|3,583||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49913)||1999 XE171|| align=right|15,1|| align=right|2,228|| align=right|0,106|| align=right|3,93|| align=right|3,325||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49914)||1999 XG171|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,190|| align=right|3,36|| align=right|3,633||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49915)||1999 XU171|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,125|| align=right|4,61|| align=right|3,405||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49916)||1999 XV171|| align=right|14,1|| align=right|2,679|| align=right|0,145|| align=right|13,83|| align=right|4,385||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49917)||1999 XG172|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,098|| align=right|5,83|| align=right|3,532||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49918)||1999 XX172|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,152|| align=right|3,24|| align=right|4,070||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49919)||1999 XY172|| align=right|14,9|| align=right|2,385|| align=right|0,085|| align=right|2,39|| align=right|3,682||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49920)||1999 XV173|| align=right|14,6|| align=right|2,376|| align=right|0,133|| align=right|9,42|| align=right|3,661||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49921)||1999 XL174|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,187|| align=right|3,17|| align=right|3,759||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49922)||1999 XP174|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,167|| align=right|9,48|| align=right|3,760||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49923)||1999 XQ174|| align=right|13,3|| align=right|2,589|| align=right|0,091|| align=right|15,14|| align=right|4,166||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49924)||1999 XY174|| align=right|14,0|| align=right|2,247|| align=right|0,094|| align=right|6,00|| align=right|3,368||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49925)||1999 XJ175|| align=right|14,5|| align=right|2,270|| align=right|0,195|| align=right|4,72|| align=right|3,419||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49926)||1999 XK175|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,209|| align=right|5,64|| align=right|3,548||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49927)||1999 XG176|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,159|| align=right|6,04|| align=right|3,778||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49928)||1999 XN176|| align=right|13,9|| align=right|2,591|| align=right|0,143|| align=right|15,58|| align=right|4,170||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49929)||1999 XU176|| align=right|14,9|| align=right|2,228|| align=right|0,083|| align=right|6,81|| align=right|3,326||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49930)||1999 XZ176|| align=right|14,0|| align=right|2,669|| align=right|0,211|| align=right|12,40|| align=right|4,359||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49931)||1999 XL177|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,054|| align=right|3,16|| align=right|3,680||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49932)||1999 XK178|| align=right|15,9|| align=right|2,177|| align=right|0,070|| align=right|3,13|| align=right|3,210||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49933)||1999 XD179|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,183|| align=right|6,96|| align=right|3,501||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49934)||1999 XU179|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,134|| align=right|5,63|| align=right|3,576||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49935)||1999 XV179|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,183|| align=right|7,58|| align=right|3,615||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49936)||1999 XD180|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,148|| align=right|9,17|| align=right|3,620||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49937)||1999 XO180|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,172|| align=right|9,76|| align=right|3,672||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49938)||1999 XS180|| align=right|13,3|| align=right|2,667|| align=right|0,134|| align=right|12,53|| align=right|4,354||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49939)||1999 XV180|| align=right|14,5|| align=right|2,365|| align=right|0,136|| align=right|10,31|| align=right|3,635||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49940)||1999 XZ186|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,062|| align=right|9,06|| align=right|4,090||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49941)||1999 XN187|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,098|| align=right|7,21|| align=right|3,343||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49942)||1999 XL188|| align=right|14,7|| align=right|2,333|| align=right|0,107|| align=right|4,80|| align=right|3,562||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49943)||1999 XW192|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,069|| align=right|8,17|| align=right|3,608||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49944)||1999 XQ193|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,094|| align=right|6,00|| align=right|3,343||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49945)||1999 XC201|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,104|| align=right|7,48|| align=right|3,460||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49946)||1999 XD204|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,051|| align=right|7,34|| align=right|3,639||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49947)||1999 XY204|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,137|| align=right|12,60|| align=right|4,317||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49948)||1999 XF205|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,108|| align=right|6,44|| align=right|3,577||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49949)||1999 XG207|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,068|| align=right|6,09|| align=right|3,383||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49950)||1999 XJ207|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,093|| align=right|7,25|| align=right|3,637||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49951)||1999 XT211|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,087|| align=right|7,30|| align=right|3,488||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49952)||1999 XH212|| align=right|15,5|| align=right|2,164|| align=right|0,233|| align=right|3,65|| align=right|3,182||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49953)||1999 XL215|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,208|| align=right|6,16|| align=right|3,399||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49954)||1999 XL216|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,104|| align=right|3,40|| align=right|3,674||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49955)||1999 XU216|| align=right|15,8|| align=right|2,322|| align=right|0,071|| align=right|5,27|| align=right|3,538||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49956)||1999 XZ220|| align=right|14,5|| align=right|2,312|| align=right|0,168|| align=right|9,65|| align=right|3,515||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49957)||1999 XQ221|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,193|| align=right|5,74|| align=right|4,099||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49958)||1999 XC223|| align=right|14,8|| align=right|2,261|| align=right|0,116|| align=right|7,49|| align=right|3,399||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49959)||1999 XJ225|| align=right|15,1|| align=right|2,286|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|3,456||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49960)||1999 XN225|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,079|| align=right|5,27|| align=right|3,670||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49961)||1999 XZ226|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,153|| align=right|4,35|| align=right|3,463||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49962)||1999 XU227|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,062|| align=right|3,00|| align=right|3,797||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49963)||1999 XH228|| align=right|15,8|| align=right|2,442|| align=right|0,205|| align=right|5,70|| align=right|3,815||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49964)||1999 XQ228|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,142|| align=right|2,06|| align=right|3,765||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49965)||1999 XA231|| align=right|13,2|| align=right|2,668|| align=right|0,179|| align=right|14,31|| align=right|4,357||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(49966)||1999 XT231|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,147|| align=right|7,16|| align=right|3,559||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49967)||1999 XC235|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,117|| align=right|4,98|| align=right|3,494||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49968)||1999 XN243|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,205|| align=right|10,82|| align=right|3,719||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49969)||1999 XS247|| align=right|15,4|| align=right|2,227|| align=right|0,218|| align=right|4,97|| align=right|3,322||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49970)||1999 XD249|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,075|| align=right|4,39|| align=right|3,515||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49971)||1999 XZ249|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,144|| align=right|6,13|| align=right|3,478||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49972)||1999 XL255|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,122|| align=right|1,74|| align=right|4,223||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49973)||1999 YQ|| align=right|14,0|| align=right|2,301|| align=right|0,244|| align=right|23,52|| align=right|3,489||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49974)||1999 YT2|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,191|| align=right|1,72|| align=right|3,653||MBA||16. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49975)||1999 YZ2|| align=right|14,2|| align=right|2,409|| align=right|0,131|| align=right|21,13|| align=right|3,739||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49976)||1999 YR4|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,110|| align=right|7,16|| align=right|3,540||MBA||28. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(49977)||1999 YS4|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,070|| align=right|5,90|| align=right|3,642||MBA||28. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(49978)||1999 YT5|| align=right|14,2|| align=right|2,338|| align=right|0,222|| align=right|25,77|| align=right|3,575||MBA||28. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(49979)||1999 YB8|| align=right|14,6|| align=right|2,250|| align=right|0,098|| align=right|2,36|| align=right|3,375||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49980)||1999 YQ10|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,144|| align=right|3,25|| align=right|3,361||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49981)||1999 YJ13|| align=right|14,3|| align=right|2,282|| align=right|0,150|| align=right|8,40|| align=right|3,448||MBA||30. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49982)||1999 YP22|| align=right|13,5|| align=right|2,408|| align=right|0,198|| align=right|19,12|| align=right|3,737||MBA||31. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49983)||1999 YX22|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,169|| align=right|4,11|| align=right|3,536||MBA||31. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49984)||2000 AA1|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,117|| align=right|6,67|| align=right|3,816||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49985)||2000 AX1|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,121|| align=right|5,86|| align=right|3,492||MBA||2. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49986)||2000 AF2|| align=right|14,5|| align=right|2,207|| align=right|0,146|| align=right|7,65|| align=right|3,279||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49987)||2000 AB5|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,118|| align=right|13,92|| align=right|4,338||MBA||3. ledna 2000||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(49988)||2000 AE5|| align=right|15,6|| align=right|2,185|| align=right|0,108|| align=right|3,62|| align=right|3,230||MBA||3. ledna 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49989)||2000 AJ5|| align=right|15,7|| align=right|2,188|| align=right|0,109|| align=right|1,98|| align=right|3,237||MBA||2. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49990)||2000 AK5|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,058|| align=right|6,46|| align=right|3,608||MBA||4. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49991)||2000 AZ5|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,209|| align=right|6,40|| align=right|4,145||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(49992)||2000 AQ7|| align=right|14,7|| align=right|2,515|| align=right|0,093|| align=right|6,80|| align=right|3,988||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(49993)||2000 AH8|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,042|| align=right|10,89|| align=right|3,777||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(49994)||2000 AR9|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,097|| align=right|5,04|| align=right|3,368||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(49995)||2000 AG11|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,080|| align=right|6,31|| align=right|3,445||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(49996)||2000 AP11|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,161|| align=right|4,01|| align=right|3,401||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(49997)||2000 AZ12|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,153|| align=right|3,64|| align=right|3,859||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(49998)||2000 AA13|| align=right|14,9|| align=right|2,184|| align=right|0,145|| align=right|2,13|| align=right|3,228||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(49999)||2000 AW14|| align=right|16,3|| align=right|2,211|| align=right|0,224|| align=right|1,98|| align=right|3,287||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50000) Quaoar||2002 LM60|| align=right|2,6|| align=right|43,55|| align=right|0,036|| align=right|7,99|| align=right|288||CBW||4. června 2002||Palomar||C. A. Trujillo; M. E. Brown
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CNT – skupina kentaurů,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek